|-
|(79001)||2749 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,201|| align=right|3,35|| align=right|3,557||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79002)||2774 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,162|| align=right|2,81|| align=right|3,869||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79003)||3519 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,200|| align=right|0,179|| align=right|6,94|| align=right|3,262||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79004)||4134 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,204|| align=right|0,077|| align=right|5,54|| align=right|3,272||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79005)||4220 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,136|| align=right|4,40|| align=right|4,644||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79006)||4261 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,798|| align=right|0,055|| align=right|3,91|| align=right|4,678||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79007)||4289 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,106|| align=right|4,45|| align=right|3,550||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79008)||4306 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,149|| align=right|1,42|| align=right|4,258||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79009)||4707 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,468|| align=right|0,165|| align=right|2,74|| align=right|3,878||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79010)||4851 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,016|| align=right|0,118|| align=right|8,99|| align=right|5,236||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79011)||6312 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,317|| align=right|0,221|| align=right|4,82|| align=right|3,525||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79012)||6678 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,465|| align=right|0,145|| align=right|4,00|| align=right|3,868||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79013)||9056 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,198|| align=right|0,155|| align=right|5,87|| align=right|3,257||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79014)||9520 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,125|| align=right|3,34|| align=right|3,816||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79015)||9548 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,037|| align=right|0,238|| align=right|4,34|| align=right|5,291||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79016)||2094 T-1|| align=right|16,9|| align=right|2,244|| align=right|0,097|| align=right|2,95|| align=right|3,361||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79017)||2117 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,122|| align=right|3,39|| align=right|3,397||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79018)||2126 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,131|| align=right|2,48|| align=right|5,656||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79019)||1071 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,145|| align=right|6,54|| align=right|3,643||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79020)||1085 T-2|| align=right|17,5|| align=right|2,400|| align=right|0,189|| align=right|1,73|| align=right|3,716||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79021)||1160 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,093|| align=right|7,60|| align=right|3,694||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79022)||1200 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,158|| align=right|13,20|| align=right|4,225||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79023)||1213 T-2|| align=right|17,3|| align=right|2,201|| align=right|0,159|| align=right|1,74|| align=right|3,264||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79024)||1247 T-2|| align=right|17,2|| align=right|2,393|| align=right|0,171|| align=right|2,57|| align=right|3,702||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79025)||1318 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,080|| align=right|9,66|| align=right|4,176||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79026)||1322 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,135|| align=right|2,40|| align=right|3,703||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79027)||1337 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,130|| align=right|0,142|| align=right|1,71|| align=right|5,538||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79028)||1441 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,836|| align=right|0,034|| align=right|2,42|| align=right|4,775||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79029)||1503 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,154|| align=right|2,15|| align=right|3,698||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79030)||2027 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,184|| align=right|1,73|| align=right|3,728||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79031)||2073 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,239|| align=right|0,103|| align=right|6,57|| align=right|5,827||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79032)||2134 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,623|| align=right|0,119|| align=right|1,64|| align=right|4,248||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79033)||2185 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,234|| align=right|0,152|| align=right|1,58|| align=right|5,816||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79034)||2228 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,221|| align=right|1,28|| align=right|3,702||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79035)||2247 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,866|| align=right|0,077|| align=right|1,18|| align=right|4,851||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79036)||3063 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,080|| align=right|14,81|| align=right|4,205||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79037)||3116 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,155|| align=right|2,12|| align=right|3,717||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79038)||3144 T-2|| align=right|17,2|| align=right|2,399|| align=right|0,174|| align=right|2,93|| align=right|3,715||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79039)||3169 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,143|| align=right|8,63|| align=right|3,272||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79040)||3196 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,176|| align=right|2,89|| align=right|3,721||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79041)||3234 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,211|| align=right|3,64|| align=right|3,681||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79042)||3249 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,107|| align=right|4,52|| align=right|4,211||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79043)||3330 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,210|| align=right|3,67|| align=right|3,694||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79044)||3919 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,197|| align=right|4,95|| align=right|3,683||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79045)||4071 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,851|| align=right|0,038|| align=right|3,67|| align=right|4,813||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79046)||4113 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,614|| align=right|0,136|| align=right|1,70|| align=right|4,226||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79047)||4184 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,167|| align=right|1,91|| align=right|3,702||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79048)||4200 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,199|| align=right|3,09|| align=right|3,723||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79049)||4207 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,128|| align=right|9,31|| align=right|4,310||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79050)||4649 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,126|| align=right|13,39|| align=right|4,198||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79051)||5091 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|5,92|| align=right|3,692||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79052)||5142 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,223|| align=right|11,33|| align=right|4,159||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79053)||5153 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,126|| align=right|5,62|| align=right|3,671||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79054)||1046 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,669|| align=right|0,232|| align=right|11,96|| align=right|4,360||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79055)||1063 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,074|| align=right|8,86|| align=right|5,141||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79056)||1132 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,250|| align=right|7,75|| align=right|3,658||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79057)||1183 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,144|| align=right|3,92|| align=right|3,625||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79058)||1215 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,233|| align=right|15,74|| align=right|4,375||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79059)||2014 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,088|| align=right|3,24|| align=right|5,157||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79060)||2281 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,167|| align=right|4,86|| align=right|4,087||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79061)||2286 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,105|| align=right|7,07|| align=right|3,675||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79062)||2449 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,173|| align=right|0,115|| align=right|1,13|| align=right|3,203||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79063)||2499 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,915|| align=right|0,068|| align=right|1,91|| align=right|4,976||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79064)||2536 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,083|| align=right|7,96|| align=right|4,166||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79065)||3102 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,384|| align=right|0,182|| align=right|2,36|| align=right|3,681||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79066)||3172 T-3|| align=right|17,3|| align=right|2,371|| align=right|0,192|| align=right|0,56|| align=right|3,650||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79067)||3221 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,940|| align=right|0,102|| align=right|1,83|| align=right|5,040||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79068)||3258 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,153|| align=right|6,23|| align=right|3,670||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79069)||3275 T-3|| align=right|17,3|| align=right|2,393|| align=right|0,236|| align=right|2,96|| align=right|3,702||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79070)||3282 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,966|| align=right|0,043|| align=right|2,06|| align=right|5,107||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79071)||3300 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,944|| align=right|0,052|| align=right|1,23|| align=right|5,050||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79072)||3337 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,636|| align=right|0,089|| align=right|1,47|| align=right|4,280||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79073)||3410 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,185|| align=right|1,00|| align=right|3,682||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79074)||3530 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,954|| align=right|0,082|| align=right|0,93|| align=right|5,078||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79075)||3704 T-3|| align=right|17,0|| align=right|2,402|| align=right|0,192|| align=right|0,72|| align=right|3,722||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79076)||3782 T-3|| align=right|17,4|| align=right|2,395|| align=right|0,188|| align=right|1,34|| align=right|3,707||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79077)||4122 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,147|| align=right|3,23|| align=right|3,676||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79078)||4188 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,241|| align=right|0,201|| align=right|4,67|| align=right|3,354||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79079)||4302 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,238|| align=right|3,09|| align=right|3,665||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79080)||4502 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,172|| align=right|0,106|| align=right|6,28|| align=right|3,200||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79081)||4673 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,131|| align=right|7,37|| align=right|3,636||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79082)||5047 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,168|| align=right|6,67|| align=right|3,683||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79083)||5068 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,149|| align=right|12,24|| align=right|4,301||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79084)||5650 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,349|| align=right|0,180|| align=right|9,98|| align=right|3,599||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79085)||1975 SE1|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,244|| align=right|9,98|| align=right|3,787||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(79086)||1977 RD|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,278|| align=right|33,11|| align=right|4,626||MBA||4. září 1977||La Silla||R. M. West
|-
|(79087) Scheidt||1977 UM2|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,198|| align=right|12,77|| align=right|4,144||MBA||17. října 1977||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(79088)||1978 VB4|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,161|| align=right|4,75|| align=right|3,484||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(79089)||1978 VX10|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,197|| align=right|3,51|| align=right|3,505||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(79090)||1979 MZ8|| align=right|14,3|| align=right|2,734|| align=right|0,274|| align=right|8,64|| align=right|4,520||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(79091)||1979 OB11|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,107|| align=right|5,59|| align=right|3,785||MBA||24. července 1979||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79092)||1981 DT1|| align=right|14,5|| align=right|2,765|| align=right|0,203|| align=right|7,84|| align=right|4,597||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79093)||1981 EU10|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,147|| align=right|4,54|| align=right|3,334||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79094)||1981 ED13|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,136|| align=right|6,47|| align=right|4,557||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79095)||1981 EL15|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,138|| align=right|4,24|| align=right|4,600||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79096)||1981 EM20|| align=right|14,8|| align=right|3,968|| align=right|0,136|| align=right|8,40|| align=right|7,903||HLD||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79097)||1981 EC24|| align=right|14,5|| align=right|3,945|| align=right|0,128|| align=right|2,42|| align=right|7,834||HLD||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79098)||1981 EE26|| align=right|16,4|| align=right|2,459|| align=right|0,142|| align=right|4,36|| align=right|3,855||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79099)||1981 EG29|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,198|| align=right|9,22|| align=right|4,558||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79100)||1981 EH30|| align=right|15,3|| align=right|3,192|| align=right|0,144|| align=right|8,50|| align=right|5,701||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79101)||1981 EJ31|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,115|| align=right|5,13|| align=right|3,783||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79102)||1981 EP31|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,218|| align=right|3,76|| align=right|3,778||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79103)||1981 EO32|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,037|| align=right|3,91|| align=right|4,570||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79104)||1981 EK33|| align=right|16,1|| align=right|2,779|| align=right|0,037|| align=right|5,13|| align=right|4,631||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79105)||1981 EY33|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,052|| align=right|3,64|| align=right|4,625||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79106)||1981 EW34|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,114|| align=right|7,31|| align=right|3,808||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79107)||1981 EX37|| align=right|17,1|| align=right|2,211|| align=right|0,065|| align=right|3,73|| align=right|3,287||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79108)||1981 EB38|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,066|| align=right|3,95|| align=right|4,592||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79109)||1981 EN39|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,052|| align=right|3,04|| align=right|4,635||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79110)||1981 EH40|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,142|| align=right|3,93|| align=right|4,672||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79111)||1981 ES40|| align=right|14,8|| align=right|2,765|| align=right|0,272|| align=right|8,61|| align=right|4,597||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79112)||1981 EE42|| align=right|14,8|| align=right|3,203|| align=right|0,131|| align=right|13,77|| align=right|5,731||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79113)||1981 EP45|| align=right|14,6|| align=right|3,195|| align=right|0,154|| align=right|13,64|| align=right|5,710||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79114)||1981 EJ46|| align=right|15,5|| align=right|2,804|| align=right|0,028|| align=right|2,34|| align=right|4,695||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79115)||1984 JK|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,268|| align=right|3,32|| align=right|4,120||MBA||9. května 1984||Palomar||J. Gibson
|-
|(79116)||1984 ST6|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,229|| align=right|11,71|| align=right|3,556||MBA||27. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79117)||1988 QC1|| align=right|16,2|| align=right|2,244|| align=right|0,254|| align=right|3,38|| align=right|3,361||MBA||16. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(79118)||1989 GY5|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,082|| align=right|7,95|| align=right|5,175||MBA||5. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79119)||1989 SC10|| align=right|13,7|| align=right|3,219|| align=right|0,103|| align=right|17,29|| align=right|5,774||MBA||26. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79120)||1989 TS4|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,279|| align=right|6,98|| align=right|4,398||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79121)||1990 EG1|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,223|| align=right|5,37|| align=right|3,578||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79122)||1990 RV7|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,185|| align=right|2,95|| align=right|3,818||MBA||14. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79123)||1990 RT8|| align=right|15,9|| align=right|2,455|| align=right|0,210|| align=right|3,04|| align=right|3,846||MBA||15. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79124)||1990 RU8|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,190|| align=right|2,65|| align=right|3,679||MBA||15. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79125)||1990 SZ4|| align=right|14,3|| align=right|3,112|| align=right|0,147|| align=right|2,27|| align=right|5,489||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79126)||1990 SO6|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,214|| align=right|3,31|| align=right|3,713||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79127)||1990 SK8|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,190|| align=right|4,26|| align=right|3,820||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79128)||1990 SB13|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,232|| align=right|0,42|| align=right|3,686||MBA||22. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79129) Robkoldewey||1990 TX11|| align=right|15,0|| align=right|2,467|| align=right|0,188|| align=right|1,81|| align=right|3,873||MBA||11. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(79130)||1990 UC2|| align=right|14,2|| align=right|2,456|| align=right|0,166|| align=right|9,29|| align=right|3,849||MBA||26. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(79131)||1990 UN4|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,285|| align=right|21,52|| align=right|3,629||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79132)||1990 VR4|| align=right|13,9|| align=right|3,222|| align=right|0,145|| align=right|13,73|| align=right|5,783||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79133)||1990 VG5|| align=right|15,9|| align=right|2,565|| align=right|0,220|| align=right|6,18|| align=right|4,107||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79134)||1990 VO8|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,299|| align=right|6,51|| align=right|4,103||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79135)||1991 JV|| align=right|16,6|| align=right|1,916|| align=right|0,083|| align=right|23,35|| align=right|2,651||MBA||8. května 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79136)||1991 ND4|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,232|| align=right|1,46|| align=right|3,566||MBA||8. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79137)||1991 PD15|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,304|| align=right|5,66|| align=right|3,405||MBA||6. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(79138)||1991 RS4|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,235|| align=right|1,74|| align=right|3,688||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(79139)||1991 SP|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,198|| align=right|6,37|| align=right|3,434||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(79140)||1991 SX2|| align=right|15,4|| align=right|2,957|| align=right|0,041|| align=right|3,17|| align=right|5,083||MBA||29. září 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79141)||1991 TB|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,192|| align=right|7,89|| align=right|3,530||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(79142)||1991 VR2|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,265|| align=right|23,33|| align=right|3,487||MBA||1. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(79143)||1992 BQ2|| align=right|14,7|| align=right|2,490|| align=right|0,066|| align=right|4,35|| align=right|3,928||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79144) Cervantes||1992 CM3|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,332|| align=right|29,03|| align=right|4,290||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79145)||1992 EL13|| align=right|14,4|| align=right|3,232|| align=right|0,075|| align=right|20,47|| align=right|5,809||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(79146)||1992 JP3|| align=right|15,2|| align=right|2,535|| align=right|0,173|| align=right|7,99|| align=right|4,036||MBA||2. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79147)||1992 RG3|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,276|| align=right|13,76|| align=right|4,218||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79148)||1992 SN3|| align=right|16,2|| align=right|2,789|| align=right|0,171|| align=right|4,75|| align=right|4,658||MBA||24. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79149)||1992 UR4|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,235|| align=right|1,62|| align=right|3,446||MBA||27. října 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(79150)||1992 UR7|| align=right|16,8|| align=right|2,179|| align=right|0,270|| align=right|7,90|| align=right|3,217||MBA||23. října 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79151)||1992 YS3|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,173|| align=right|3,90|| align=right|3,596||MBA||24. prosince 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79152)||1993 FX3|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,267|| align=right|5,71|| align=right|3,594||MBA||17. března 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(79153)||1993 FV4|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,148|| align=right|2,71|| align=right|3,652||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79154)||1993 FF5|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,113|| align=right|3,19|| align=right|3,623||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79155)||1993 FN8|| align=right|15,3|| align=right|3,123|| align=right|0,108|| align=right|6,50|| align=right|5,519||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79156)||1993 FA12|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,095|| align=right|4,71|| align=right|5,451||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79157)||1993 FE16|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,119|| align=right|6,56|| align=right|3,597||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79158)||1993 FB17|| align=right|15,4|| align=right|3,123|| align=right|0,118|| align=right|16,20|| align=right|5,517||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79159)||1993 FP17|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,121|| align=right|6,39|| align=right|5,457||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79160)||1993 FO19|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,156|| align=right|15,71|| align=right|5,540||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79161)||1993 FW19|| align=right|14,5|| align=right|3,236|| align=right|0,117|| align=right|5,98|| align=right|5,820||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79162)||1993 FU20|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,170|| align=right|5,83|| align=right|3,688||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79163)||1993 FK24|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,155|| align=right|2,98|| align=right|3,697||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79164)||1993 FE27|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,124|| align=right|1,80|| align=right|3,742||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79165)||1993 FR27|| align=right|14,7|| align=right|2,450|| align=right|0,281|| align=right|10,17|| align=right|3,834||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79166)||1993 FU29|| align=right|14,7|| align=right|3,038|| align=right|0,180|| align=right|11,62|| align=right|5,295||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79167)||1993 FM32|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,165|| align=right|5,56|| align=right|3,738||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79168)||1993 FP33|| align=right|15,0|| align=right|2,523|| align=right|0,134|| align=right|3,76|| align=right|4,007||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79169)||1993 FY33|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,155|| align=right|7,13|| align=right|3,764||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79170)||1993 FT34|| align=right|14,5|| align=right|3,123|| align=right|0,193|| align=right|15,84|| align=right|5,519||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79171)||1993 FM37|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,192|| align=right|2,25|| align=right|5,506||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79172)||1993 FX38|| align=right|16,9|| align=right|2,357|| align=right|0,154|| align=right|2,78|| align=right|3,618||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79173)||1993 FE41|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,063|| align=right|3,18|| align=right|5,624||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79174)||1993 FC46|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|0,38|| align=right|3,789||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79175)||1993 FU47|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,098|| align=right|1,82|| align=right|3,702||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79176)||1993 FA50|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,141|| align=right|4,97|| align=right|3,642||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79177)||1993 FG50|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,142|| align=right|1,95|| align=right|3,660||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79178)||1993 FN54|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,182|| align=right|3,63|| align=right|3,720||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79179)||1993 FX56|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,122|| align=right|6,17|| align=right|3,638||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79180)||1993 FR62|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,108|| align=right|5,75|| align=right|5,439||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79181)||1993 FT75|| align=right|14,2|| align=right|3,145|| align=right|0,090|| align=right|16,97|| align=right|5,576||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79182)||1993 FS82|| align=right|15,5|| align=right|3,164|| align=right|0,076|| align=right|5,26|| align=right|5,627||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79183)||1993 KY|| align=right|17,0|| align=right|2,409|| align=right|0,198|| align=right|2,92|| align=right|3,739||MBA||21. května 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79184)||1993 KO3|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,246|| align=right|5,07|| align=right|3,850||MBA||21. května 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79185)||1993 OZ3|| align=right|16,3|| align=right|2,452|| align=right|0,182|| align=right|1,64|| align=right|3,838||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79186)||1993 QN|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,292|| align=right|31,28|| align=right|4,260||MBA||20. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|(79187)||1993 QL8|| align=right|16,2|| align=right|2,739|| align=right|0,301|| align=right|13,09|| align=right|4,532||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79188)||1993 QF9|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,197|| align=right|4,13|| align=right|3,885||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79189)||1993 RB8|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,197|| align=right|7,32|| align=right|4,186||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79190)||1993 TT9|| align=right|14,1|| align=right|3,964|| align=right|0,092|| align=right|6,51|| align=right|7,890||HLD||12. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79191)||1993 TU14|| align=right|16,2|| align=right|2,669|| align=right|0,105|| align=right|1,39|| align=right|4,359||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79192)||1993 TG16|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,084|| align=right|15,19|| align=right|4,296||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79193)||1993 TW17|| align=right|15,9|| align=right|2,661|| align=right|0,247|| align=right|13,10|| align=right|4,339||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79194)||1993 TZ18|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,142|| align=right|7,71|| align=right|4,419||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79195)||1993 TZ24|| align=right|15,3|| align=right|2,731|| align=right|0,163|| align=right|9,93|| align=right|4,512||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79196)||1993 TD33|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,056|| align=right|6,90|| align=right|4,438||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79197)||1993 TE33|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,139|| align=right|5,60|| align=right|4,093||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79198)||1993 TL33|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,072|| align=right|10,74|| align=right|4,123||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79199)||1993 TN37|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,087|| align=right|4,49|| align=right|4,343||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79200)||1993 UH4|| align=right|15,7|| align=right|2,568|| align=right|0,223|| align=right|4,72|| align=right|4,114||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79201)||1993 UY4|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|4,41|| align=right|4,081||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79202)||1993 UV5|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,217|| align=right|5,32|| align=right|4,075||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79203)||1993 UC6|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,248|| align=right|5,65|| align=right|4,071||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79204)||1993 UH7|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,073|| align=right|5,92|| align=right|4,504||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79205)||1993 UN8|| align=right|14,6|| align=right|2,706|| align=right|0,132|| align=right|14,79|| align=right|4,449||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79206)||1993 VX1|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,258|| align=right|2,35|| align=right|4,345||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(79207)||1994 AW9|| align=right|17,0|| align=right|2,245|| align=right|0,131|| align=right|2,22|| align=right|3,364||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79208)||1994 AF12|| align=right|16,5|| align=right|2,212|| align=right|0,104|| align=right|2,87|| align=right|3,290||MBA||11. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79209)||1994 AT12|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,067|| align=right|5,49|| align=right|4,657||MBA||11. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79210)||1994 CX17|| align=right|16,2|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|5,26|| align=right|3,369||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79211)||1994 CB18|| align=right|14,7|| align=right|2,972|| align=right|0,046|| align=right|11,37|| align=right|5,123||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79212)||1994 ET|| align=right|15,9|| align=right|2,220|| align=right|0,136|| align=right|7,57|| align=right|3,307||MBA||6. března 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(79213)||1994 EX|| align=right|14,8|| align=right|2,867|| align=right|0,066|| align=right|2,53|| align=right|4,854||MBA||8. března 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(79214)||1994 GS6|| align=right|17,2|| align=right|2,281|| align=right|0,034|| align=right|4,79|| align=right|3,445||MBA||11. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79215)||1994 HU|| align=right|16,0|| align=right|3,055|| align=right|0,090|| align=right|1,38|| align=right|5,340||MBA||16. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79216)||1994 JH3|| align=right|14,5|| align=right|3,141|| align=right|0,188|| align=right|13,03|| align=right|5,565||MBA||3. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79217)||1994 JR4|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,181|| align=right|2,49|| align=right|3,621||MBA||3. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79218)||1994 JU7|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,100|| align=right|13,17|| align=right|5,413||MBA||8. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79219)||1994 LN|| align=right|15,6|| align=right|1,915|| align=right|0,162|| align=right|25,69|| align=right|2,650||MBA||5. června 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79220)||1994 PO1|| align=right|13,9|| align=right|3,181|| align=right|0,209|| align=right|27,29|| align=right|5,673||MBA||12. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(79221)||1994 PN7|| align=right|15,5|| align=right|2,486|| align=right|0,093|| align=right|6,71|| align=right|3,919||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79222)||1994 PQ8|| align=right|16,3|| align=right|2,374|| align=right|0,190|| align=right|0,89|| align=right|3,657||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79223)||1994 PM12|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,071|| align=right|7,99|| align=right|3,729||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79224)||1994 PS12|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,227|| align=right|1,84|| align=right|3,544||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79225)||1994 PF16|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,108|| align=right|6,38|| align=right|3,570||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79226)||1994 PM16|| align=right|16,8|| align=right|2,396|| align=right|0,164|| align=right|1,89|| align=right|3,707||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79227)||1994 PK17|| align=right|16,2|| align=right|2,516|| align=right|0,187|| align=right|4,41|| align=right|3,990||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79228)||1994 PP17|| align=right|15,9|| align=right|2,440|| align=right|0,213|| align=right|0,93|| align=right|3,812||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79229)||1994 PE20|| align=right|16,3|| align=right|2,462|| align=right|0,211|| align=right|1,25|| align=right|3,863||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79230)||1994 PP21|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,260|| align=right|1,32|| align=right|3,606||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79231)||1994 PO22|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,171|| align=right|6,67|| align=right|3,666||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79232)||1994 PH25|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,161|| align=right|6,48|| align=right|3,707||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79233)||1994 PK25|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,171|| align=right|3,23|| align=right|3,643||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79234)||1994 PC26|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,163|| align=right|5,95|| align=right|3,559||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79235)||1994 PQ28|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,234|| align=right|5,81|| align=right|3,521||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79236)||1994 PB31|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,106|| align=right|5,77|| align=right|3,623||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79237)||1994 PC31|| align=right|16,8|| align=right|2,319|| align=right|0,241|| align=right|3,71|| align=right|3,530||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79238)||1994 PM36|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,203|| align=right|1,59|| align=right|3,699||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79239)||1994 PY37|| align=right|16,6|| align=right|2,360|| align=right|0,188|| align=right|1,64|| align=right|3,624||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79240)||1994 QD|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,180|| align=right|2,57|| align=right|3,583||MBA||26. srpna 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79241)||1994 QE|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,133|| align=right|4,01|| align=right|3,667||MBA||26. srpna 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79242)||1994 RE|| align=right|15,0|| align=right|3,220|| align=right|0,104|| align=right|16,87|| align=right|5,778||MBA||3. září 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(79243)||1994 RA1|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,218|| align=right|2,30|| align=right|3,630||MBA||9. září 1994||Kleť||Klet
|-
|(79244)||1994 RT1|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,291|| align=right|20,40|| align=right|4,100||MBA||1. září 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(79245)||1994 RL23|| align=right|16,3|| align=right|2,429|| align=right|0,152|| align=right|7,12|| align=right|3,785||MBA||5. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79246)||1994 SC6|| align=right|16,4|| align=right|2,547|| align=right|0,212|| align=right|3,14|| align=right|4,065||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79247)||1994 SL7|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,154|| align=right|6,86|| align=right|3,719||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79248)||1994 TJ|| align=right|14,9|| align=right|2,481|| align=right|0,093|| align=right|5,61|| align=right|3,907||MBA||6. října 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79249)||1994 TL|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,244|| align=right|2,12|| align=right|3,724||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(79250)||1994 TD5|| align=right|16,6|| align=right|2,437|| align=right|0,014|| align=right|3,99|| align=right|3,803||MBA||2. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79251)||1994 TW8|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,061|| align=right|9,28|| align=right|3,897||MBA||8. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79252)||1994 TR11|| align=right|15,2|| align=right|2,439|| align=right|0,197|| align=right|3,30|| align=right|3,809||MBA||10. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79253)||1994 UQ7|| align=right|16,0|| align=right|2,538|| align=right|0,040|| align=right|5,78|| align=right|4,043||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79254)||1994 YJ|| align=right|15,6|| align=right|2,488|| align=right|0,106|| align=right|2,64|| align=right|3,923||MBA||23. prosince 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(79255)||1994 YY3|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,051|| align=right|1,02|| align=right|4,238||MBA||31. prosince 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79256)||1995 BO10|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,039|| align=right|13,30|| align=right|4,179||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79257)||1995 CS6|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,084|| align=right|3,82|| align=right|4,330||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79258)||1995 DP1|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,215|| align=right|12,40|| align=right|4,368||MBA||22. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79259)||1995 DR9|| align=right|15,7|| align=right|2,704|| align=right|0,086|| align=right|4,38|| align=right|4,445||MBA||25. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79260)||1995 EN3|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|10,28|| align=right|4,360||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79261)||1995 FE15|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,161|| align=right|11,17|| align=right|4,591||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79262)||1995 FU19|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,054|| align=right|9,72|| align=right|4,525||MBA||31. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79263)||1995 HK5|| align=right|15,2|| align=right|2,809|| align=right|0,136|| align=right|10,29|| align=right|4,706||MBA||29. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79264)||1995 MC4|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,020|| align=right|8,85|| align=right|5,379||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79265)||1995 OV2|| align=right|14,8|| align=right|3,070|| align=right|0,079|| align=right|9,93|| align=right|5,378||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79266)||1995 OV3|| align=right|16,7|| align=right|2,301|| align=right|0,196|| align=right|2,49|| align=right|3,490||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79267)||1995 OE6|| align=right|16,9|| align=right|2,310|| align=right|0,126|| align=right|3,64|| align=right|3,510||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79268)||1995 OW13|| align=right|15,1|| align=right|3,000|| align=right|0,071|| align=right|10,44|| align=right|5,196||MBA||23. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79269)||1995 QG1|| align=right|15,4|| align=right|3,159|| align=right|0,086|| align=right|1,43|| align=right|5,615||MBA||19. srpna 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79270)||1995 QK8|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,097|| align=right|8,75|| align=right|5,348||MBA||27. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79271) Bellagio||1995 SJ5|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,194|| align=right|5,07|| align=right|3,334||MBA||28. září 1995||Sormano||V. Giuliani; G. Ventre
|-
|(79272)||1995 SN6|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,214|| align=right|5,77|| align=right|3,309||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79273)||1995 SQ11|| align=right|17,4|| align=right|2,260|| align=right|0,192|| align=right|4,34|| align=right|3,398||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79274)||1995 SG16|| align=right|15,5|| align=right|3,169|| align=right|0,086|| align=right|9,55|| align=right|5,639||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79275)||1995 SB21|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,082|| align=right|8,79|| align=right|5,432||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79276)||1995 SM22|| align=right|16,9|| align=right|2,350|| align=right|0,135|| align=right|3,17|| align=right|3,601||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79277)||1995 SB25|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,143|| align=right|8,10|| align=right|3,505||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79278)||1995 SA28|| align=right|14,9|| align=right|2,967|| align=right|0,120|| align=right|11,58|| align=right|5,110||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79279)||1995 SQ28|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,090|| align=right|15,29|| align=right|5,603||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79280)||1995 SE32|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,221|| align=right|2,67|| align=right|5,178||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79281)||1995 SN32|| align=right|16,7|| align=right|2,247|| align=right|0,101|| align=right|2,03|| align=right|3,368||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79282)||1995 SU32|| align=right|14,8|| align=right|3,259|| align=right|0,024|| align=right|14,02|| align=right|5,882||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79283)||1995 SN42|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,198|| align=right|3,03|| align=right|3,625||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79284)||1995 SJ43|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,045|| align=right|2,77|| align=right|3,290||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79285)||1995 SP53|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,231|| align=right|3,62|| align=right|3,475||MBA||28. září 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79286)||1995 SQ53|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,175|| align=right|8,02|| align=right|3,536||MBA||28. září 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79287)||1995 SQ58|| align=right|15,3|| align=right|3,147|| align=right|0,087|| align=right|4,51|| align=right|5,581||MBA||23. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79288)||1995 SY71|| align=right|15,3|| align=right|3,123|| align=right|0,058|| align=right|1,76|| align=right|5,518||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79289)||1995 TY6|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,239|| align=right|4,43|| align=right|3,668||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79290)||1995 TE11|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,201|| align=right|2,94|| align=right|3,476||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79291)||1995 UG6|| align=right|14,7|| align=right|2,522|| align=right|0,167|| align=right|2,72|| align=right|4,005||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79292)||1995 UH11|| align=right|16,4|| align=right|2,242|| align=right|0,078|| align=right|3,05|| align=right|3,357||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79293)||1995 UM25|| align=right|16,0|| align=right|3,134|| align=right|0,137|| align=right|2,21|| align=right|5,547||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79294)||1995 UR42|| align=right|15,6|| align=right|3,156|| align=right|0,102|| align=right|2,46|| align=right|5,605||MBA||24. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79295)||1995 UT42|| align=right|16,9|| align=right|2,393|| align=right|0,158|| align=right|0,76|| align=right|3,701||MBA||24. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79296)||1995 VE6|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,106|| align=right|5,94|| align=right|3,751||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79297)||1995 VK8|| align=right|17,1|| align=right|2,403|| align=right|0,162|| align=right|1,79|| align=right|3,725||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79298)||1995 VO13|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,111|| align=right|3,35|| align=right|3,588||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79299)||1995 WS2|| align=right|15,0|| align=right|2,264|| align=right|0,204|| align=right|6,97|| align=right|3,406||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(79300)||1995 WP10|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,131|| align=right|3,02|| align=right|3,375||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79301)||1995 WD22|| align=right|15,1|| align=right|3,167|| align=right|0,096|| align=right|5,06|| align=right|5,636||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79302)||1995 WG22|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,208|| align=right|3,25|| align=right|3,448||MBA||18. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79303)||1995 WV33|| align=right|16,4|| align=right|2,327|| align=right|0,162|| align=right|5,74|| align=right|3,548||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79304)||1995 WM35|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,181|| align=right|6,50|| align=right|3,354||MBA||21. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79305)||1995 XK|| align=right|15,2|| align=right|2,241|| align=right|0,210|| align=right|7,56|| align=right|3,355||MBA||12. prosince 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(79306)||1995 YZ7|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,061|| align=right|8,12|| align=right|3,504||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79307)||1995 YH11|| align=right|16,1|| align=right|2,561|| align=right|0,126|| align=right|3,05|| align=right|4,097||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79308)||1995 YB12|| align=right|16,4|| align=right|2,411|| align=right|0,138|| align=right|3,60|| align=right|3,743||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79309)||1995 YH21|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,157|| align=right|7,18|| align=right|3,673||MBA||19. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(79310)||1996 AK4|| align=right|17,2|| align=right|2,454|| align=right|0,136|| align=right|2,62|| align=right|3,844||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79311)||1996 AO12|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,130|| align=right|5,47|| align=right|3,743||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79312)||1996 BQ5|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,152|| align=right|3,26|| align=right|3,761||MBA||18. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79313)||1996 CK|| align=right|16,1|| align=right|1,908|| align=right|0,104|| align=right|18,03|| align=right|2,634||MBA||1. února 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79314)||1996 DP1|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,054|| align=right|6,64|| align=right|3,878||MBA||23. února 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(79315)||1996 EK7|| align=right|17,2|| align=right|2,564|| align=right|0,134|| align=right|2,96|| align=right|4,104||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79316)||1996 HS7|| align=right|14,7|| align=right|1,943|| align=right|0,064|| align=right|19,73|| align=right|2,708||MBA||18. dubna 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79317)||1996 HL21|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,293|| align=right|4,79|| align=right|4,244||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79318)||1996 HY22|| align=right|16,2|| align=right|2,559|| align=right|0,116|| align=right|2,50|| align=right|4,093||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79319)||1996 HS24|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,161|| align=right|1,78|| align=right|4,047||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79320)||1996 HS25|| align=right|15,3|| align=right|2,609|| align=right|0,163|| align=right|10,93|| align=right|4,212||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79321)||1996 JV4|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,146|| align=right|14,07|| align=right|4,148||MBA||10. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79322)||1996 JP12|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,191|| align=right|10,56|| align=right|4,254||MBA||10. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79323)||1996 PM7|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,088|| align=right|2,48|| align=right|4,608||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79324)||1996 PH8|| align=right|16,4|| align=right|2,727|| align=right|0,177|| align=right|0,85|| align=right|4,502||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79325)||1996 QJ|| align=right|15,5|| align=right|3,070|| align=right|0,207|| align=right|1,37|| align=right|5,379||MBA||17. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(79326)||1996 QQ3|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,164|| align=right|7,97|| align=right|4,713||MBA||18. srpna 1996||Caussols||E. W. Elst
|-
|(79327)||1996 RT11|| align=right|15,4|| align=right|2,886|| align=right|0,075|| align=right|2,28|| align=right|4,902||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79328)||1996 RE19|| align=right|15,5|| align=right|2,862|| align=right|0,043|| align=right|1,80|| align=right|4,840||MBA||15. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79329)||1996 RC23|| align=right|16,1|| align=right|2,832|| align=right|0,065|| align=right|3,69|| align=right|4,766||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79330)||1996 RR24|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,157|| align=right|9,56|| align=right|4,637||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79331)||1996 TY|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,050|| align=right|1,07|| align=right|4,982||MBA||5. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(79332)||1996 TY2|| align=right|15,4|| align=right|3,230|| align=right|0,157|| align=right|1,38|| align=right|5,804||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79333)||1996 TN6|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,175|| align=right|13,16|| align=right|4,579||MBA||5. října 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(79334)||1996 TZ9|| align=right|14,9|| align=right|2,964|| align=right|0,099|| align=right|8,50|| align=right|5,103||MBA||15. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(79335)||1996 TJ19|| align=right|15,8|| align=right|2,974|| align=right|0,064|| align=right|11,10|| align=right|5,127||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79336)||1996 TV20|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,118|| align=right|17,23|| align=right|5,505||MBA||5. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79337)||1996 TZ20|| align=right|14,3|| align=right|2,920|| align=right|0,085|| align=right|1,16|| align=right|4,990||MBA||5. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79338)||1996 TG22|| align=right|14,2|| align=right|2,937|| align=right|0,201|| align=right|14,03|| align=right|5,034||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79339)||1996 TG41|| align=right|16,9|| align=right|2,121|| align=right|0,103|| align=right|2,59|| align=right|3,089||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79340)||1996 TO41|| align=right|15,2|| align=right|2,817|| align=right|0,137|| align=right|9,64|| align=right|4,726||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79341)||1996 UT1|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,041|| align=right|13,40|| align=right|5,624||MBA||30. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79342)||1996 VB15|| align=right|15,0|| align=right|3,130|| align=right|0,088|| align=right|3,45|| align=right|5,537||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79343)||1996 VK17|| align=right|15,9|| align=right|3,037|| align=right|0,125|| align=right|2,42|| align=right|5,291||MBA||6. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79344)||1996 VA27|| align=right|15,6|| align=right|3,208|| align=right|0,120|| align=right|1,08|| align=right|5,746||MBA||11. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79345)||1996 VN32|| align=right|14,8|| align=right|2,958|| align=right|0,055|| align=right|8,95|| align=right|5,088||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79346)||1996 VY33|| align=right|15,5|| align=right|3,156|| align=right|0,179|| align=right|0,49|| align=right|5,606||MBA||6. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79347)||1996 XJ2|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,135|| align=right|20,95|| align=right|5,728||MBA||4. prosince 1996||Kleť||Klet
|-
|(79348)||1996 XK9|| align=right|14,1|| align=right|3,071|| align=right|0,181|| align=right|11,61|| align=right|5,382||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79349)||1996 XQ21|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,095|| align=right|16,34|| align=right|5,571||MBA||8. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79350)||1996 YW|| align=right|15,2|| align=right|2,159|| align=right|0,092|| align=right|4,17|| align=right|3,171||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79351)||1997 AX5|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,179|| align=right|5,28|| align=right|3,366||MBA||1. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79352)||1997 AO6|| align=right|16,4|| align=right|2,208|| align=right|0,128|| align=right|3,97|| align=right|3,281||MBA||3. ledna 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(79353) Andrewalday||1997 AF16|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,066|| align=right|6,43|| align=right|3,464||MBA||13. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(79354)||1997 BB|| align=right|16,3|| align=right|2,312|| align=right|0,101|| align=right|5,06|| align=right|3,514||MBA||16. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(79355)||1997 BN4|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,153|| align=right|2,98|| align=right|3,393||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79356)||1997 BK5|| align=right|16,3|| align=right|2,312|| align=right|0,185|| align=right|1,24|| align=right|3,514||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79357)||1997 CP4|| align=right|16,6|| align=right|2,289|| align=right|0,105|| align=right|7,68|| align=right|3,463||MBA||4. února 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79358)||1997 CM6|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,161|| align=right|4,10|| align=right|3,403||MBA||3. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(79359)||1997 CA14|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,122|| align=right|1,23|| align=right|5,443||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79360)||1997 CS29|| align=right|5,1|| align=right|43,95|| align=right|0,015|| align=right|2,25|| align=right|292||CBW BIN||3. února 1997||Mauna Kea||J. X. Luu; D. C. Jewitt; C. A. Trujillo; J. Chen
|-
|(79361)||1997 DA|| align=right|16,6|| align=right|2,240|| align=right|0,103|| align=right|4,46|| align=right|3,353||MBA||16. února 1997||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(79362)||1997 EO2|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,091|| align=right|5,09|| align=right|3,426||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79363)||1997 EC4|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,078|| align=right|6,24|| align=right|3,537||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79364)||1997 EU4|| align=right|16,9|| align=right|2,318|| align=right|0,179|| align=right|2,36|| align=right|3,528||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79365)||1997 EW6|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,189|| align=right|7,10|| align=right|3,497||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79366)||1997 EC10|| align=right|17,2|| align=right|2,327|| align=right|0,120|| align=right|2,07|| align=right|3,548||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79367)||1997 EJ13|| align=right|17,4|| align=right|2,316|| align=right|0,156|| align=right|1,62|| align=right|3,525||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79368)||1997 EJ16|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,230|| align=right|4,13|| align=right|3,550||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79369)||1997 EN24|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,080|| align=right|7,30|| align=right|3,365||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79370)||1997 EJ33|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,097|| align=right|3,38|| align=right|3,309||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79371)||1997 ES39|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,221|| align=right|5,14|| align=right|3,583||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79372)||1997 EU41|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,160|| align=right|2,11|| align=right|3,494||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79373)||1997 EE42|| align=right|16,9|| align=right|2,335|| align=right|0,180|| align=right|1,55|| align=right|3,567||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79374)||1997 EB59|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,160|| align=right|5,46|| align=right|3,566||MBA||11. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79375)||1997 FA|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,197|| align=right|0,98|| align=right|3,510||MBA||16. března 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(79376)||1997 FF|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,220|| align=right|24,80|| align=right|3,479||MBA||18. března 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79377)||1997 FV|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,058|| align=right|11,13|| align=right|3,481||MBA||18. března 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79378)||1997 FF1|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,128|| align=right|3,82|| align=right|3,588||MBA||29. března 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79379)||1997 FR3|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,070|| align=right|7,16|| align=right|3,488||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79380)||1997 GN|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,288|| align=right|21,33|| align=right|3,627||MBA||4. dubna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(79381)||1997 GV2|| align=right|16,7|| align=right|2,360|| align=right|0,051|| align=right|6,40|| align=right|3,624||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79382)||1997 GC4|| align=right|16,8|| align=right|2,270|| align=right|0,189|| align=right|5,50|| align=right|3,420||MBA||8. dubna 1997||Sormano||M. Cavagna; P. Chiavenna
|-
|(79383)||1997 GU5|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,153|| align=right|2,48|| align=right|3,572||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79384)||1997 GJ6|| align=right|16,8|| align=right|2,317|| align=right|0,183|| align=right|2,73|| align=right|3,527||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79385)||1997 GA7|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,023|| align=right|2,81|| align=right|3,594||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79386)||1997 GP10|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,142|| align=right|6,07|| align=right|3,540||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79387)||1997 GV11|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,062|| align=right|7,70|| align=right|3,556||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79388)||1997 GC13|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,086|| align=right|7,83|| align=right|3,472||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79389)||1997 GW13|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,096|| align=right|6,63|| align=right|3,578||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79390)||1997 GK14|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,289|| align=right|13,40|| align=right|3,690||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79391)||1997 GZ14|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,100|| align=right|2,48|| align=right|3,592||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79392)||1997 GC15|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,123|| align=right|4,03|| align=right|3,537||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79393)||1997 GH18|| align=right|16,4|| align=right|2,299|| align=right|0,071|| align=right|4,93|| align=right|3,485||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79394)||1997 GM18|| align=right|16,7|| align=right|2,320|| align=right|0,087|| align=right|7,00|| align=right|3,532||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79395)||1997 GP21|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,094|| align=right|9,88|| align=right|3,474||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79396)||1997 GE23|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,179|| align=right|3,69|| align=right|3,587||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79397)||1997 GG24|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,278|| align=right|12,47|| align=right|3,607||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79398)||1997 GG27|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,135|| align=right|6,61|| align=right|3,583||MBA||9. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79399)||1997 GC30|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,225|| align=right|8,33|| align=right|3,523||MBA||13. dubna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79400)||1997 HQ2|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,272|| align=right|10,77|| align=right|3,553||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79401)||1997 HT2|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,132|| align=right|2,23|| align=right|3,630||MBA||25. dubna 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(79402)||1997 HV2|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,119|| align=right|3,59|| align=right|3,466||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79403)||1997 HX9|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,138|| align=right|8,71|| align=right|3,617||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79404)||1997 HN10|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,176|| align=right|10,03|| align=right|3,663||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79405)||1997 HD11|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,199|| align=right|4,55|| align=right|3,531||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79406)||1997 HS14|| align=right|17,4|| align=right|2,400|| align=right|0,154|| align=right|1,00|| align=right|3,718||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79407)||1997 JE4|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,105|| align=right|1,95|| align=right|3,578||MBA||1. května 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79408)||1997 JE8|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,154|| align=right|3,47|| align=right|3,704||MBA||8. května 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79409)||1997 JX11|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,217|| align=right|5,84|| align=right|3,610||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79410)||1997 JW12|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,203|| align=right|25,15|| align=right|3,671||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79411)||1997 JY12|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,203|| align=right|6,42|| align=right|3,567||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79412)||1997 JO14|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,208|| align=right|3,31|| align=right|3,649||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79413)||1997 JQ14|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,199|| align=right|2,80|| align=right|3,618||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79414)||1997 JU15|| align=right|16,3|| align=right|2,396|| align=right|0,142|| align=right|3,29|| align=right|3,709||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79415)||1997 JY15|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,155|| align=right|3,06|| align=right|3,623||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79416)||1997 JE18|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,166|| align=right|2,95|| align=right|3,724||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79417)||1997 KQ1|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,078|| align=right|6,48|| align=right|3,768||MBA||27. května 1997||Caussols||ODAS
|-
|(79418)||1997 LO|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,081|| align=right|5,64|| align=right|3,762||MBA||3. června 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79419)||1997 MZ|| align=right|14,9|| align=right|2,535|| align=right|0,142|| align=right|13,89|| align=right|4,035||MBA||26. června 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79420)||1997 MM4|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,184|| align=right|5,27|| align=right|3,661||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79421)||1997 MF5|| align=right|14,7|| align=right|2,637|| align=right|0,153|| align=right|12,06|| align=right|4,281||MBA||29. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79422)||1997 MF6|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,145|| align=right|14,43|| align=right|4,054||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79423)||1997 MY8|| align=right|16,0|| align=right|2,595|| align=right|0,208|| align=right|2,69|| align=right|4,179||MBA||30. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79424)||1997 NZ3|| align=right|15,0|| align=right|2,792|| align=right|0,250|| align=right|14,00|| align=right|4,665||MBA||6. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79425)||1997 OA1|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,117|| align=right|4,51|| align=right|4,128||MBA||25. července 1997||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(79426)||1997 QZ|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,226|| align=right|4,71|| align=right|3,766||MBA||24. srpna 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(79427)||1997 SC3|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,198|| align=right|4,82|| align=right|4,182||MBA||24. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79428)||1997 SL10|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,124|| align=right|3,46|| align=right|4,020||MBA||26. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79429)||1997 SO10|| align=right|15,7|| align=right|2,585|| align=right|0,164|| align=right|6,60|| align=right|4,156||MBA||26. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79430)||1997 SO11|| align=right|16,8|| align=right|2,661|| align=right|0,087|| align=right|1,49|| align=right|4,341||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79431)||1997 SW12|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,130|| align=right|13,59|| align=right|4,352||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79432)||1997 SW20|| align=right|16,0|| align=right|2,664|| align=right|0,121|| align=right|12,41|| align=right|4,346||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79433)||1997 SM23|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|5,36|| align=right|4,442||MBA||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79434)||1997 SR25|| align=right|16,2|| align=right|2,582|| align=right|0,099|| align=right|16,01|| align=right|4,147||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79435)||1997 TU2|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,030|| align=right|2,52|| align=right|4,332||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(79436)||1997 TD6|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,185|| align=right|16,18|| align=right|4,522||MBA||2. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(79437)||1997 TZ10|| align=right|16,6|| align=right|2,627|| align=right|0,137|| align=right|6,07|| align=right|4,257||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79438)||1997 TD16|| align=right|16,7|| align=right|2,546|| align=right|0,108|| align=right|7,59|| align=right|4,062||MBA||7. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79439)||1997 TL16|| align=right|14,4|| align=right|3,943|| align=right|0,183|| align=right|2,82|| align=right|7,827||HLD||8. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79440)||1997 TM24|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,166|| align=right|13,35|| align=right|4,543||MBA||8. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79441)||1997 TB27|| align=right|15,7|| align=right|2,690|| align=right|0,122|| align=right|1,36|| align=right|4,410||MBA||9. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79442)||1997 UX|| align=right|15,8|| align=right|2,531|| align=right|0,257|| align=right|10,31|| align=right|4,025||MBA||22. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(79443)||1997 UL1|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,100|| align=right|9,43|| align=right|4,568||MBA||23. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79444)||1997 UM26|| align=right|12,7|| align=right|5,236|| align=right|0,031|| align=right|11,97|| align=right|11,98||JUT||26. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(79445)||1997 VT6|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,143|| align=right|22,86|| align=right|5,139||MBA||9. listopadu 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(79446)||1997 VC7|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,318|| align=right|4,22|| align=right|4,161||MBA||1. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79447)||1997 WQ1|| align=right|15,8|| align=right|1,920|| align=right|0,084|| align=right|18,17|| align=right|2,660||MBA||21. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79448)||1997 WS3|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,089|| align=right|12,51|| align=right|4,663||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79449)||1997 WD4|| align=right|17,0|| align=right|2,682|| align=right|0,074|| align=right|2,53|| align=right|4,392||MBA||20. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79450)||1997 WP6|| align=right|15,3|| align=right|2,815|| align=right|0,009|| align=right|5,60|| align=right|4,722||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79451)||1997 WX9|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,124|| align=right|14,04|| align=right|4,397||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79452)||1997 WA13|| align=right|15,7|| align=right|2,873|| align=right|0,168|| align=right|7,98|| align=right|4,868||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79453)||1997 WU14|| align=right|15,9|| align=right|2,708|| align=right|0,288|| align=right|1,30|| align=right|4,455||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79454)||1997 WA21|| align=right|15,9|| align=right|2,703|| align=right|0,147|| align=right|10,77|| align=right|4,443||MBA||24. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79455)||1997 WH46|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,191|| align=right|2,42|| align=right|5,149||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(79456)||1997 WP56|| align=right|16,3|| align=right|2,891|| align=right|0,089|| align=right|0,06|| align=right|4,916||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79457)||1997 XD6|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|14,80|| align=right|4,082||MBA||5. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(79458)||1997 YM|| align=right|15,0|| align=right|2,931|| align=right|0,107|| align=right|2,55|| align=right|5,017||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79459)||1997 YS|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,039|| align=right|5,65|| align=right|5,435||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79460)||1997 YG2|| align=right|14,5|| align=right|3,006|| align=right|0,094|| align=right|9,57|| align=right|5,211||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79461)||1997 YX7|| align=right|14,5|| align=right|3,032|| align=right|0,108|| align=right|2,46|| align=right|5,280||MBA||21. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79462)||1997 YB13|| align=right|16,1|| align=right|3,070|| align=right|0,232|| align=right|0,85|| align=right|5,378||MBA||27. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79463)||1997 YE13|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,109|| align=right|8,14|| align=right|5,429||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79464)||1997 YW16|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,238|| align=right|16,60|| align=right|5,523||MBA||29. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79465)||1997 YH17|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,063|| align=right|8,29|| align=right|5,337||MBA||27. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79466)||1997 YK17|| align=right|16,1|| align=right|3,122|| align=right|0,182|| align=right|0,54|| align=right|5,517||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79467)||1997 YB18|| align=right|14,3|| align=right|3,135|| align=right|0,132|| align=right|9,74|| align=right|5,549||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79468)||1997 YZ20|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,064|| align=right|9,30|| align=right|5,136||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79469)||1998 AH2|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,078|| align=right|11,05|| align=right|5,397||MBA||1. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79470)||1998 AE4|| align=right|15,6|| align=right|3,008|| align=right|0,124|| align=right|2,01|| align=right|5,216||MBA||2. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79471)||1998 AH4|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,062|| align=right|8,87|| align=right|5,172||MBA||2. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79472)||1998 AX4|| align=right|14,8|| align=right|1,962|| align=right|0,081|| align=right|24,34|| align=right|2,749||MBA||6. ledna 1998||Sormano||A. Testa; P. Chiavenna
|-
|(79473)||1998 BX8|| align=right|14,1|| align=right|3,011|| align=right|0,071|| align=right|10,68|| align=right|5,223||MBA||18. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79474)||1998 BT9|| align=right|15,1|| align=right|2,842|| align=right|0,072|| align=right|10,23|| align=right|4,792||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79475)||1998 BD17|| align=right|15,0|| align=right|3,104|| align=right|0,105|| align=right|10,14|| align=right|5,468||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79476)||1998 BP29|| align=right|14,3|| align=right|3,081|| align=right|0,071|| align=right|7,71|| align=right|5,408||MBA||25. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79477)||1998 CN|| align=right|13,8|| align=right|3,153|| align=right|0,217|| align=right|11,67|| align=right|5,597||MBA||3. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(79478)||1998 CB1|| align=right|14,0|| align=right|3,180|| align=right|0,201|| align=right|26,35|| align=right|5,670||MBA||6. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(79479)||1998 CJ2|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,175|| align=right|9,99|| align=right|5,559||MBA||1. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79480)||1998 DZ9|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,221|| align=right|10,07|| align=right|5,502||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(79481)||1998 EO12|| align=right|13,8|| align=right|3,134|| align=right|0,131|| align=right|11,82|| align=right|5,548||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79482)||1998 EX12|| align=right|14,5|| align=right|3,309|| align=right|0,151|| align=right|2,02|| align=right|6,019||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79483)||1998 ET19|| align=right|15,6|| align=right|3,116|| align=right|0,106|| align=right|1,53|| align=right|5,499||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79484)||1998 FH3|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,122|| align=right|10,56|| align=right|5,455||MBA||18. března 1998||Teide||Teide
|-
|(79485)||1998 FH10|| align=right|12,7|| align=right|3,213|| align=right|0,109|| align=right|22,01|| align=right|5,758||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79486)||1998 FQ10|| align=right|14,9|| align=right|3,158|| align=right|0,075|| align=right|15,62|| align=right|5,612||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79487)||1998 FL26|| align=right|13,8|| align=right|3,117|| align=right|0,158|| align=right|22,07|| align=right|5,502||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79488)||1998 FF31|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,122|| align=right|6,14|| align=right|5,631||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79489)||1998 FP34|| align=right|13,9|| align=right|3,180|| align=right|0,203|| align=right|24,73|| align=right|5,671||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79490)||1998 FC42|| align=right|13,9|| align=right|3,217|| align=right|0,320|| align=right|21,25|| align=right|5,768||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79491)||1998 FS42|| align=right|14,6|| align=right|3,187|| align=right|0,179|| align=right|1,71|| align=right|5,687||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79492)||1998 FB58|| align=right|14,7|| align=right|3,176|| align=right|0,124|| align=right|25,26|| align=right|5,660||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79493)||1998 FD63|| align=right|14,6|| align=right|3,210|| align=right|0,128|| align=right|16,37|| align=right|5,750||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79494)||1998 FC90|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,079|| align=right|10,92|| align=right|5,383||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79495)||1998 FC91|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,055|| align=right|10,05|| align=right|5,548||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79496)||1998 FK91|| align=right|14,3|| align=right|3,194|| align=right|0,195|| align=right|10,47|| align=right|5,707||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79497)||1998 FY123|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,148|| align=right|9,40|| align=right|5,499||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79498)||1998 FP126|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,114|| align=right|8,04|| align=right|5,593||MBA||31. března 1998||Kleť||Klet
|-
|(79499)||1998 FB127|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,039|| align=right|22,93|| align=right|5,685||MBA||26. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79500)||1998 FK133|| align=right|15,2|| align=right|3,238|| align=right|0,272|| align=right|1,21|| align=right|5,826||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79501)||1998 FN135|| align=right|14,3|| align=right|3,219|| align=right|0,115|| align=right|19,96|| align=right|5,774||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79502)||1998 FB143|| align=right|14,2|| align=right|3,225|| align=right|0,068|| align=right|12,56|| align=right|5,790||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79503)||1998 GA5|| align=right|13,6|| align=right|3,037|| align=right|0,179|| align=right|16,97|| align=right|5,291||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79504)||1998 GZ5|| align=right|14,2|| align=right|3,122|| align=right|0,092|| align=right|17,46|| align=right|5,515||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79505)||1998 GC6|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,152|| align=right|15,85|| align=right|5,517||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79506)||1998 HG7|| align=right|14,3|| align=right|2,281|| align=right|0,230|| align=right|24,14|| align=right|3,444||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79507)||1998 HD42|| align=right|16,7|| align=right|2,164|| align=right|0,118|| align=right|4,25|| align=right|3,183||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79508)||1998 HB52|| align=right|14,0|| align=right|3,198|| align=right|0,171|| align=right|21,30|| align=right|5,718||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79509)||1998 HT136|| align=right|14,7|| align=right|3,208|| align=right|0,103|| align=right|6,12|| align=right|5,744||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79510)||1998 HO153|| align=right|14,3|| align=right|3,218|| align=right|0,151|| align=right|17,78|| align=right|5,771||MBA||24. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(79511)||1998 JR4|| align=right|16,4|| align=right|2,175|| align=right|0,159|| align=right|8,62|| align=right|3,206||MBA||1. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79512)||1998 KE3|| align=right|15,5|| align=right|2,050|| align=right|0,254|| align=right|47,92|| align=right|2,934||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79513)||1998 KM19|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,224|| align=right|6,25|| align=right|3,237||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79514)||1998 KM26|| align=right|13,8|| align=right|3,400|| align=right|0,067|| align=right|15,68|| align=right|6,269||MBA||26. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79515)||1998 KU29|| align=right|13,6|| align=right|3,980|| align=right|0,109|| align=right|8,48|| align=right|7,940||HLD||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79516)||1998 KP58|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,228|| align=right|6,54|| align=right|3,356||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79517)||1998 MD|| align=right|15,3|| align=right|2,521|| align=right|0,284|| align=right|5,62|| align=right|4,002||MBA||16. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(79518)||1998 MF3|| align=right|15,7|| align=right|2,152|| align=right|0,066|| align=right|3,04|| align=right|3,156||MBA||16. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(79519)||1998 MQ3|| align=right|15,4|| align=right|3,064|| align=right|0,134|| align=right|5,14|| align=right|5,363||MBA||18. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79520)||1998 MZ16|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,235|| align=right|6,10|| align=right|3,785||MBA||27. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79521)||1998 ML29|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,202|| align=right|4,07|| align=right|3,360||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79522)||1998 MS33|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,142|| align=right|9,05|| align=right|3,650||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79523)||1998 OC1|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,141|| align=right|6,77|| align=right|3,330||MBA||20. července 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(79524)||1998 OY9|| align=right|16,8|| align=right|2,194|| align=right|0,186|| align=right|4,06|| align=right|3,248||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79525)||1998 OZ9|| align=right|15,8|| align=right|2,233|| align=right|0,241|| align=right|6,56|| align=right|3,336||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79526)||1998 OL12|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,187|| align=right|7,37|| align=right|3,419||MBA||30. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(79527)||1998 OL14|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,151|| align=right|5,38|| align=right|3,306||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79528)||1998 QG|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,113|| align=right|4,30|| align=right|3,606||MBA||17. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79529)||1998 QP1|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,184|| align=right|7,23|| align=right|3,392||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(79530)||1998 QD4|| align=right|16,4|| align=right|2,273|| align=right|0,129|| align=right|6,07|| align=right|3,427||MBA||17. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(79531)||1998 QX6|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,152|| align=right|13,23|| align=right|3,590||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79532)||1998 QX17|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,189|| align=right|7,22|| align=right|3,286||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79533)||1998 QN20|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,127|| align=right|5,50|| align=right|3,757||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79534)||1998 QQ21|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,223|| align=right|2,90|| align=right|3,566||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79535)||1998 QW23|| align=right|14,9|| align=right|2,302|| align=right|0,133|| align=right|8,47|| align=right|3,493||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79536)||1998 QM29|| align=right|16,2|| align=right|2,447|| align=right|0,072|| align=right|6,09|| align=right|3,826||MBA||23. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79537)||1998 QX31|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,201|| align=right|3,41|| align=right|3,673||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79538)||1998 QN34|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,193|| align=right|4,74|| align=right|3,373||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79539)||1998 QS35|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,095|| align=right|6,09|| align=right|3,582||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79540)||1998 QW36|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,136|| align=right|5,43|| align=right|3,571||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79541)||1998 QQ37|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,189|| align=right|5,02|| align=right|3,295||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79542)||1998 QH38|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,169|| align=right|5,09|| align=right|3,451||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79543)||1998 QB39|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|1,92|| align=right|3,793||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79544)||1998 QD41|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,138|| align=right|4,09|| align=right|3,678||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79545)||1998 QG41|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,243|| align=right|2,37|| align=right|3,471||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79546)||1998 QJ41|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,179|| align=right|1,95|| align=right|3,648||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79547)||1998 QS42|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,184|| align=right|7,06|| align=right|3,653||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79548)||1998 QD44|| align=right|15,4|| align=right|2,265|| align=right|0,166|| align=right|4,04|| align=right|3,408||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79549)||1998 QH44|| align=right|15,1|| align=right|2,195|| align=right|0,177|| align=right|7,42|| align=right|3,250||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79550)||1998 QO46|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,171|| align=right|11,03|| align=right|3,481||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79551)||1998 QB47|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,187|| align=right|5,70|| align=right|3,786||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79552)||1998 QE47|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,217|| align=right|3,22|| align=right|3,420||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79553)||1998 QN48|| align=right|16,0|| align=right|2,628|| align=right|0,299|| align=right|5,22|| align=right|4,259||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79554)||1998 QT48|| align=right|16,6|| align=right|2,411|| align=right|0,226|| align=right|1,11|| align=right|3,742||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79555)||1998 QU48|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,027|| align=right|4,43|| align=right|3,486||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79556)||1998 QX49|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,102|| align=right|4,90|| align=right|3,454||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79557)||1998 QA51|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,179|| align=right|4,71|| align=right|3,503||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79558)||1998 QE51|| align=right|15,7|| align=right|2,185|| align=right|0,252|| align=right|2,27|| align=right|3,230||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79559)||1998 QQ51|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,126|| align=right|5,57|| align=right|3,753||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79560)||1998 QC56|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,308|| align=right|31,82|| align=right|4,266||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79561)||1998 QT58|| align=right|16,1|| align=right|2,480|| align=right|0,128|| align=right|6,00|| align=right|3,904||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79562)||1998 QU62|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,175|| align=right|3,15|| align=right|3,524||MBA||27. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79563)||1998 QD70|| align=right|14,1|| align=right|2,440|| align=right|0,240|| align=right|9,21|| align=right|3,811||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79564)||1998 QV72|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,151|| align=right|5,86|| align=right|3,583||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79565)||1998 QV75|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,181|| align=right|13,68|| align=right|4,034||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79566)||1998 QZ76|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,254|| align=right|13,54|| align=right|4,268||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79567)||1998 QO83|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,153|| align=right|12,21|| align=right|3,834||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79568)||1998 QS85|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,066|| align=right|10,39|| align=right|3,581||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79569)||1998 QQ88|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,088|| align=right|9,95|| align=right|3,631||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79570)||1998 QK90|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,207|| align=right|11,40|| align=right|3,664||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79571)||1998 QG92|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,314|| align=right|4,50|| align=right|3,659||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79572)||1998 QP92|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,254|| align=right|3,42|| align=right|3,538||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79573)||1998 QW92|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,205|| align=right|3,31|| align=right|3,729||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79574)||1998 QV93|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,157|| align=right|11,64|| align=right|3,509||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79575)||1998 QZ93|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,168|| align=right|5,50|| align=right|3,440||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79576)||1998 QG98|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,270|| align=right|8,37|| align=right|3,327||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79577)||1998 QX99|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,239|| align=right|3,32|| align=right|4,188||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79578)||1998 QD100|| align=right|16,2|| align=right|2,304|| align=right|0,107|| align=right|6,38|| align=right|3,497||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79579)||1998 QY102|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,090|| align=right|6,66|| align=right|3,732||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79580)||1998 QW103|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,138|| align=right|5,09|| align=right|3,355||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79581)||1998 QC106|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,178|| align=right|3,99|| align=right|3,691||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79582)||1998 QF108|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,110|| align=right|7,14|| align=right|3,501||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79583)||1998 QW108|| align=right|16,6|| align=right|2,398|| align=right|0,195|| align=right|0,96|| align=right|3,712||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79584)||1998 RW5|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,095|| align=right|2,93|| align=right|3,346||MBA||13. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79585)||1998 RD16|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,079|| align=right|8,17|| align=right|3,667||MBA||14. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79586)||1998 RB17|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,251|| align=right|5,02|| align=right|3,606||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79587)||1998 RE18|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,136|| align=right|6,50|| align=right|3,681||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79588)||1998 RJ18|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,098|| align=right|5,32|| align=right|3,572||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79589)||1998 RF19|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,214|| align=right|2,99|| align=right|3,680||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79590)||1998 RX19|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,176|| align=right|4,57|| align=right|3,502||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79591)||1998 RO20|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,193|| align=right|3,55|| align=right|3,239||MBA||15. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(79592)||1998 RZ25|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,163|| align=right|2,35|| align=right|3,453||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79593)||1998 RP30|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,083|| align=right|6,23|| align=right|3,670||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79594)||1998 RA31|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,141|| align=right|3,57|| align=right|3,738||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79595)||1998 RX31|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,088|| align=right|5,99|| align=right|3,473||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79596)||1998 RH33|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,104|| align=right|3,65|| align=right|3,631||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79597)||1998 RN34|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,218|| align=right|3,19|| align=right|3,744||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79598)||1998 RA37|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,127|| align=right|5,58|| align=right|3,396||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79599)||1998 RB37|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,094|| align=right|6,23|| align=right|3,837||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79600)||1998 RR40|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,180|| align=right|3,75|| align=right|3,431||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79601)||1998 RB43|| align=right|16,2|| align=right|2,474|| align=right|0,145|| align=right|4,24|| align=right|3,891||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79602)||1998 RW43|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,267|| align=right|3,80|| align=right|4,160||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79603)||1998 RK44|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,255|| align=right|9,33|| align=right|3,649||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79604)||1998 RD46|| align=right|15,4|| align=right|2,476|| align=right|0,226|| align=right|7,25|| align=right|3,897||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79605)||1998 RR46|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,171|| align=right|3,51|| align=right|3,504||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79606)||1998 RU46|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,066|| align=right|5,90|| align=right|3,659||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79607)||1998 RD48|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,206|| align=right|3,43|| align=right|4,060||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79608)||1998 RC49|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,161|| align=right|2,86|| align=right|3,653||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79609)||1998 RC50|| align=right|15,6|| align=right|2,428|| align=right|0,187|| align=right|3,19|| align=right|3,784||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79610)||1998 RF51|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,124|| align=right|4,07|| align=right|3,826||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79611)||1998 RC52|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,299|| align=right|5,82|| align=right|3,599||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79612)||1998 RH56|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,162|| align=right|3,98|| align=right|3,334||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79613)||1998 RJ56|| align=right|14,7|| align=right|2,388|| align=right|0,097|| align=right|5,69|| align=right|3,689||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79614)||1998 RB57|| align=right|15,1|| align=right|2,412|| align=right|0,135|| align=right|2,14|| align=right|3,746||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79615)||1998 RT57|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,144|| align=right|3,13|| align=right|3,791||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79616)||1998 RV57|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,172|| align=right|4,50|| align=right|3,484||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79617)||1998 RW60|| align=right|15,1|| align=right|2,331|| align=right|0,148|| align=right|5,34|| align=right|3,559||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79618)||1998 RY61|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,183|| align=right|2,01|| align=right|3,337||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79619)||1998 RA62|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,151|| align=right|1,67|| align=right|3,681||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79620)||1998 RC62|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,135|| align=right|6,88|| align=right|3,563||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79621)||1998 RF62|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,095|| align=right|6,64|| align=right|3,714||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79622)||1998 RT62|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,193|| align=right|4,03|| align=right|3,519||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79623)||1998 RV63|| align=right|15,3|| align=right|2,207|| align=right|0,215|| align=right|5,91|| align=right|3,277||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79624)||1998 RN64|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|3,584||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79625)||1998 RW64|| align=right|15,6|| align=right|2,525|| align=right|0,206|| align=right|7,56|| align=right|4,012||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79626)||1998 RQ66|| align=right|15,3|| align=right|2,455|| align=right|0,031|| align=right|3,12|| align=right|3,847||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79627)||1998 RP67|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,053|| align=right|11,21|| align=right|4,007||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79628)||1998 RJ69|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,174|| align=right|2,22|| align=right|3,666||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79629)||1998 RC71|| align=right|16,2|| align=right|2,481|| align=right|0,073|| align=right|5,82|| align=right|3,907||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79630)||1998 RR71|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,162|| align=right|2,00|| align=right|3,706||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79631)||1998 RZ72|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,144|| align=right|6,69|| align=right|3,596||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79632)||1998 RC73|| align=right|16,6|| align=right|2,393|| align=right|0,121|| align=right|7,14|| align=right|3,701||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79633)||1998 RM73|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,199|| align=right|9,65|| align=right|4,096||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79634)||1998 RY73|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,132|| align=right|5,76|| align=right|3,543||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79635)||1998 RY75|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,197|| align=right|7,86|| align=right|3,558||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79636)||1998 RE77|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,228|| align=right|6,30|| align=right|4,119||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79637)||1998 RT77|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,157|| align=right|5,14|| align=right|3,584||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79638)||1998 RL78|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,171|| align=right|4,54|| align=right|3,425||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79639)||1998 RP78|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,120|| align=right|7,39|| align=right|3,533||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79640)||1998 RG80|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,182|| align=right|5,76|| align=right|4,171||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79641)||1998 SY2|| align=right|17,0|| align=right|2,288|| align=right|0,257|| align=right|0,90|| align=right|3,460||MBA||19. září 1998||Campo Catino||G. Masi; F. Mallia
|-
|(79642)||1998 SU8|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,230|| align=right|1,52|| align=right|3,640||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79643)||1998 SF10|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,176|| align=right|5,49|| align=right|4,208||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79644)||1998 SA11|| align=right|17,2|| align=right|2,209|| align=right|0,203|| align=right|2,49|| align=right|3,283||MBA||17. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79645)||1998 SM11|| align=right|15,3|| align=right|2,426|| align=right|0,194|| align=right|3,55|| align=right|3,777||MBA||19. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79646)||1998 SB13|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,214|| align=right|6,47|| align=right|3,347||MBA||22. září 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(79647)||1998 SG15|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,135|| align=right|1,76|| align=right|3,717||MBA||22. září 1998||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(79648)||1998 SQ15|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,177|| align=right|1,14|| align=right|4,042||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79649)||1998 SS15|| align=right|16,4|| align=right|2,346|| align=right|0,098|| align=right|0,91|| align=right|3,593||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79650)||1998 SB16|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,130|| align=right|0,44|| align=right|3,699||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79651)||1998 SD17|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,061|| align=right|2,29|| align=right|3,565||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79652)||1998 SA20|| align=right|16,8|| align=right|2,255|| align=right|0,138|| align=right|1,17|| align=right|3,385||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79653)||1998 SW21|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,200|| align=right|7,82|| align=right|3,787||MBA||22. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(79654)||1998 SS22|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,130|| align=right|6,81|| align=right|3,770||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(79655)||1998 SU23|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,147|| align=right|5,19|| align=right|3,610||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79656)||1998 SZ23|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,171|| align=right|5,02|| align=right|4,115||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79657)||1998 SR24|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,260|| align=right|5,71|| align=right|3,709||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79658)||1998 SO25|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,240|| align=right|6,34|| align=right|3,701||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79659)||1998 SJ28|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,177|| align=right|11,75|| align=right|4,260||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79660)||1998 SX28|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,095|| align=right|1,71|| align=right|3,716||MBA||18. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79661)||1998 SN29|| align=right|16,4|| align=right|2,215|| align=right|0,150|| align=right|4,68|| align=right|3,296||MBA||18. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79662)||1998 SS30|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,167|| align=right|1,32|| align=right|3,824||MBA||19. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79663)||1998 SU32|| align=right|15,9|| align=right|2,649|| align=right|0,258|| align=right|11,86|| align=right|4,310||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79664)||1998 SN33|| align=right|15,2|| align=right|2,368|| align=right|0,270|| align=right|14,88|| align=right|3,643||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79665)||1998 SB34|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,052|| align=right|21,81|| align=right|4,226||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79666)||1998 SH34|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,120|| align=right|23,85|| align=right|3,568||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79667)||1998 SJ34|| align=right|16,2|| align=right|2,470|| align=right|0,094|| align=right|14,69|| align=right|3,881||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79668)||1998 SM37|| align=right|16,2|| align=right|2,605|| align=right|0,049|| align=right|2,15|| align=right|4,205||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79669)||1998 SV38|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,109|| align=right|6,27|| align=right|3,606||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79670)||1998 SF43|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,195|| align=right|6,14|| align=right|3,436||MBA||23. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79671)||1998 SJ43|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,164|| align=right|1,84|| align=right|4,105||MBA||23. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79672)||1998 SM43|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,115|| align=right|14,60|| align=right|4,312||MBA||23. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79673)||1998 SG44|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,103|| align=right|5,33|| align=right|3,719||MBA||24. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79674)||1998 SP44|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,185|| align=right|4,13|| align=right|3,398||MBA||24. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79675)||1998 SS44|| align=right|16,2|| align=right|2,527|| align=right|0,158|| align=right|2,31|| align=right|4,016||MBA||24. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79676)||1998 SG47|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,115|| align=right|7,06|| align=right|3,597||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79677)||1998 SK48|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,141|| align=right|2,29|| align=right|4,058||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79678)||1998 SQ48|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,159|| align=right|1,49|| align=right|3,720||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79679)||1998 SK49|| align=right|16,2|| align=right|2,244|| align=right|0,188|| align=right|6,39|| align=right|3,360||MBA||20. září 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(79680)||1998 SK50|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,251|| align=right|4,32|| align=right|4,047||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79681)||1998 SL53|| align=right|16,0|| align=right|2,248|| align=right|0,160|| align=right|6,96|| align=right|3,371||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79682)||1998 SD55|| align=right|16,4|| align=right|2,445|| align=right|0,195|| align=right|2,40|| align=right|3,823||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79683)||1998 SF55|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,249|| align=right|2,31|| align=right|3,651||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79684)||1998 SJ55|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,135|| align=right|6,67|| align=right|3,732||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79685)||1998 SN55|| align=right|16,0|| align=right|2,446|| align=right|0,174|| align=right|2,91|| align=right|3,826||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79686)||1998 SY58|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,165|| align=right|3,06|| align=right|3,546||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79687)||1998 SC59|| align=right|16,3|| align=right|2,453|| align=right|0,194|| align=right|3,13|| align=right|3,840||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79688)||1998 SJ59|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,163|| align=right|5,08|| align=right|3,577||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79689)||1998 SK59|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,208|| align=right|1,64|| align=right|3,691||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79690)||1998 SH60|| align=right|16,1|| align=right|2,415|| align=right|0,141|| align=right|1,99|| align=right|3,751||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79691)||1998 SM60|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,208|| align=right|2,72|| align=right|3,691||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79692)||1998 SP60|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,177|| align=right|5,00|| align=right|3,489||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79693)||1998 SC61|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,135|| align=right|3,88|| align=right|3,500||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79694)||1998 SZ62|| align=right|16,1|| align=right|2,534|| align=right|0,220|| align=right|3,16|| align=right|4,032||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79695)||1998 SA66|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,234|| align=right|4,20|| align=right|3,531||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79696)||1998 SZ66|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,165|| align=right|6,60|| align=right|3,616||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79697)||1998 SP68|| align=right|16,3|| align=right|2,550|| align=right|0,174|| align=right|13,18|| align=right|4,072||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79698)||1998 SE71|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,187|| align=right|5,95|| align=right|4,032||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79699)||1998 SH73|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,194|| align=right|2,33|| align=right|3,686||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79700)||1998 SX73|| align=right|16,4|| align=right|2,578|| align=right|0,172|| align=right|3,22|| align=right|4,139||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79701)||1998 SM75|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,346|| align=right|14,56|| align=right|4,532||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79702)||1998 SW76|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,178|| align=right|4,65|| align=right|3,261||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79703)||1998 SY76|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,115|| align=right|7,01|| align=right|3,498||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79704)||1998 SF90|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,095|| align=right|5,82|| align=right|3,702||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79705)||1998 SE93|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,180|| align=right|0,48|| align=right|3,774||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79706)||1998 SW97|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,183|| align=right|1,87|| align=right|3,459||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79707)||1998 SJ98|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,126|| align=right|6,31|| align=right|3,707||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79708)||1998 SP101|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,185|| align=right|2,40|| align=right|3,693||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79709)||1998 SD102|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,156|| align=right|6,11|| align=right|3,695||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79710)||1998 SK102|| align=right|15,4|| align=right|2,461|| align=right|0,132|| align=right|7,00|| align=right|3,861||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79711)||1998 SV102|| align=right|16,4|| align=right|2,313|| align=right|0,078|| align=right|5,99|| align=right|3,518||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79712)||1998 SL104|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,168|| align=right|4,89|| align=right|3,268||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79713)||1998 SV104|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,072|| align=right|6,23|| align=right|3,713||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79714)||1998 SY106|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,087|| align=right|6,55|| align=right|3,684||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79715)||1998 SA107|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,239|| align=right|3,15|| align=right|3,600||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79716)||1998 SR108|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,171|| align=right|3,29|| align=right|3,595||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79717)||1998 SE109|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,243|| align=right|10,46|| align=right|3,710||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79718)||1998 SA110|| align=right|14,5|| align=right|2,309|| align=right|0,134|| align=right|6,95|| align=right|3,509||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79719)||1998 SN110|| align=right|15,4|| align=right|2,476|| align=right|0,215|| align=right|12,49|| align=right|3,895||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79720)||1998 SW110|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,220|| align=right|11,11|| align=right|3,537||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79721)||1998 SE112|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,271|| align=right|2,32|| align=right|3,344||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79722)||1998 SK117|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,166|| align=right|4,65|| align=right|3,435||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79723)||1998 SF119|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,227|| align=right|4,00|| align=right|3,544||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79724)||1998 SC125|| align=right|13,6|| align=right|3,990|| align=right|0,255|| align=right|6,49|| align=right|7,970||HLD||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79725)||1998 SN125|| align=right|14,9|| align=right|2,509|| align=right|0,063|| align=right|6,63|| align=right|3,973||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79726)||1998 SG127|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,151|| align=right|4,95|| align=right|3,690||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79727)||1998 SJ127|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,074|| align=right|6,60|| align=right|3,698||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79728)||1998 SK128|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,163|| align=right|3,00|| align=right|3,684||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79729)||1998 SW128|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,175|| align=right|2,20|| align=right|3,704||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79730)||1998 SK130|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,196|| align=right|6,90|| align=right|3,423||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79731)||1998 SU132|| align=right|15,1|| align=right|2,488|| align=right|0,104|| align=right|4,46|| align=right|3,924||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79732)||1998 SK134|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,117|| align=right|6,03|| align=right|3,613||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79733)||1998 SU134|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,219|| align=right|8,30|| align=right|3,583||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79734)||1998 SH136|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,201|| align=right|3,12|| align=right|3,357||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79735)||1998 SD137|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,086|| align=right|7,95|| align=right|3,793||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79736)||1998 SL137|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,273|| align=right|7,78|| align=right|4,116||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79737)||1998 SD138|| align=right|16,3|| align=right|2,246|| align=right|0,186|| align=right|2,70|| align=right|3,366||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79738)||1998 ST138|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,140|| align=right|7,63|| align=right|3,737||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79739)||1998 SP139|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,105|| align=right|4,76|| align=right|3,768||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79740)||1998 SQ140|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,220|| align=right|3,88|| align=right|3,413||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79741)||1998 SG141|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,256|| align=right|5,27|| align=right|3,705||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79742)||1998 SN142|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,089|| align=right|5,23|| align=right|4,591||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79743)||1998 SS142|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,167|| align=right|5,48|| align=right|3,628||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79744)||1998 SB145|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,193|| align=right|3,49|| align=right|3,706||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79745)||1998 SY147|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,144|| align=right|6,34|| align=right|3,636||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79746)||1998 SN150|| align=right|16,7|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|0,98|| align=right|3,487||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79747)||1998 SR156|| align=right|16,6|| align=right|2,644|| align=right|0,205|| align=right|1,65|| align=right|4,299||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79748)||1998 SG157|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,138|| align=right|2,20|| align=right|3,669||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79749)||1998 SG160|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,072|| align=right|6,36|| align=right|3,827||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79750)||1998 SU164|| align=right|15,5|| align=right|2,459|| align=right|0,179|| align=right|6,77|| align=right|3,856||MBA||21. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79751)||1998 SM166|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,173|| align=right|5,30|| align=right|3,556||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79752)||1998 SL168|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,043|| align=right|6,43|| align=right|3,593||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79753)||1998 TK6|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,220|| align=right|26,98|| align=right|4,263||MBA||13. října 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(79754)||1998 TG7|| align=right|16,3|| align=right|2,459|| align=right|0,162|| align=right|2,56|| align=right|3,856||MBA||14. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79755)||1998 TE8|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,241|| align=right|7,80|| align=right|3,465||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79756)||1998 TA14|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,138|| align=right|7,46|| align=right|3,525||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79757)||1998 TR18|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,143|| align=right|1,09|| align=right|3,722||MBA||14. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79758)||1998 TB21|| align=right|16,4|| align=right|2,611|| align=right|0,127|| align=right|3,09|| align=right|4,218||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79759)||1998 TF23|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,131|| align=right|2,78|| align=right|3,739||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79760)||1998 TG25|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,219|| align=right|0,73|| align=right|3,519||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79761)||1998 TH26|| align=right|16,6|| align=right|2,548|| align=right|0,158|| align=right|3,00|| align=right|4,067||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79762)||1998 TA27|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,124|| align=right|7,29|| align=right|3,784||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79763)||1998 TO34|| align=right|15,4|| align=right|2,544|| align=right|0,149|| align=right|4,97|| align=right|4,057||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79764)||1998 TY36|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,198|| align=right|2,54|| align=right|4,093||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79765)||1998 TO37|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,207|| align=right|8,33|| align=right|3,649||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79766)||1998 UQ4|| align=right|16,4|| align=right|2,376|| align=right|0,219|| align=right|2,23|| align=right|3,662||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79767)||1998 UZ4|| align=right|15,6|| align=right|2,479|| align=right|0,142|| align=right|3,65|| align=right|3,903||MBA||22. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79768)||1998 UO7|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,173|| align=right|4,65|| align=right|4,071||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79769)||1998 UH8|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,250|| align=right|10,84|| align=right|3,588||MBA||22. října 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(79770)||1998 UN9|| align=right|16,5|| align=right|2,574|| align=right|0,149|| align=right|3,01|| align=right|4,128||MBA||16. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79771)||1998 UK11|| align=right|15,3|| align=right|2,464|| align=right|0,140|| align=right|5,94|| align=right|3,867||MBA||17. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79772)||1998 UT12|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,142|| align=right|3,11|| align=right|3,604||MBA||18. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79773)||1998 UW12|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,222|| align=right|1,84|| align=right|3,645||MBA||18. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79774)||1998 UL15|| align=right|16,3|| align=right|2,559|| align=right|0,230|| align=right|4,28|| align=right|4,092||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79775)||1998 UH19|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,231|| align=right|26,10|| align=right|4,136||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79776)||1998 UO19|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,216|| align=right|15,27|| align=right|4,053||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79777)||1998 UR19|| align=right|14,7|| align=right|2,346|| align=right|0,215|| align=right|14,62|| align=right|3,592||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79778)||1998 UC21|| align=right|15,8|| align=right|2,588|| align=right|0,235|| align=right|3,89|| align=right|4,161||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79779)||1998 US22|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,212|| align=right|3,28|| align=right|4,106||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79780)||1998 US37|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,118|| align=right|7,05|| align=right|3,570||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79781)||1998 UF40|| align=right|15,4|| align=right|2,298|| align=right|0,236|| align=right|4,12|| align=right|3,483||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79782)||1998 UN40|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,261|| align=right|8,88|| align=right|4,025||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79783)||1998 UT40|| align=right|17,1|| align=right|2,284|| align=right|0,246|| align=right|0,93|| align=right|3,452||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79784)||1998 UM42|| align=right|16,0|| align=right|2,440|| align=right|0,183|| align=right|0,87|| align=right|3,812||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79785)||1998 UL43|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,218|| align=right|4,52|| align=right|4,157||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79786)||1998 UY44|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,120|| align=right|6,93|| align=right|3,778||MBA||20. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79787)||1998 UT48|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,184|| align=right|7,20|| align=right|3,627||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79788)||1998 UK49|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,185|| align=right|8,05|| align=right|4,135||MBA||19. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79789)||1998 VL1|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,290|| align=right|27,14|| align=right|4,192||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79790)||1998 VF5|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,247|| align=right|10,06|| align=right|3,794||MBA||11. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79791)||1998 VK5|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,213|| align=right|3,65|| align=right|4,207||MBA||8. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(79792)||1998 VQ5|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,206|| align=right|6,04|| align=right|4,040||MBA||9. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(79793)||1998 VR5|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,283|| align=right|4,86|| align=right|4,257||MBA||9. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(79794)||1998 VN6|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,261|| align=right|11,47|| align=right|4,248||MBA||11. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(79795)||1998 VW6|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,114|| align=right|11,92|| align=right|4,364||MBA||12. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79796)||1998 VX6|| align=right|13,8|| align=right|2,764|| align=right|0,378|| align=right|29,15|| align=right|4,595||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79797)||1998 VM9|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,195|| align=right|1,08|| align=right|3,704||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79798)||1998 VJ10|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,179|| align=right|3,53|| align=right|3,758||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79799)||1998 VU10|| align=right|15,7|| align=right|2,529|| align=right|0,125|| align=right|3,66|| align=right|4,021||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79800)||1998 VP11|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,108|| align=right|6,44|| align=right|3,780||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79801)||1998 VJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,253|| align=right|5,23|| align=right|3,622||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79802)||1998 VO12|| align=right|16,2|| align=right|2,695|| align=right|0,196|| align=right|2,99|| align=right|4,424||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79803)||1998 VG14|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,168|| align=right|5,16|| align=right|3,457||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79804)||1998 VY17|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,265|| align=right|2,24|| align=right|4,083||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79805)||1998 VQ20|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,177|| align=right|5,66|| align=right|3,869||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79806)||1998 VQ21|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,152|| align=right|7,09|| align=right|3,763||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79807)||1998 VX21|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,158|| align=right|4,71|| align=right|4,069||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79808)||1998 VG23|| align=right|16,2|| align=right|2,544|| align=right|0,177|| align=right|2,43|| align=right|4,058||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79809)||1998 VA29|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,239|| align=right|2,67|| align=right|3,670||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79810)||1998 VL33|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,233|| align=right|14,77|| align=right|4,342||MBA||15. listopadu 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(79811)||1998 VV35|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,088|| align=right|1,20|| align=right|4,233||MBA||9. listopadu 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79812)||1998 VG37|| align=right|16,0|| align=right|2,628|| align=right|0,322|| align=right|5,44|| align=right|4,259||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79813)||1998 VJ37|| align=right|16,3|| align=right|2,615|| align=right|0,144|| align=right|2,19|| align=right|4,227||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79814)||1998 VU37|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,209|| align=right|5,53|| align=right|3,618||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79815)||1998 VG38|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,194|| align=right|1,68|| align=right|3,692||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79816)||1998 VY41|| align=right|16,6|| align=right|2,799|| align=right|0,236|| align=right|3,26|| align=right|4,682||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79817)||1998 VA44|| align=right|15,3|| align=right|2,602|| align=right|0,136|| align=right|2,69|| align=right|4,197||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79818)||1998 VR45|| align=right|16,1|| align=right|2,579|| align=right|0,249|| align=right|3,24|| align=right|4,142||MBA||11. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79819)||1998 VE46|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,150|| align=right|9,54|| align=right|3,750||MBA||15. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79820)||1998 VH49|| align=right|16,1|| align=right|2,590|| align=right|0,209|| align=right|10,06|| align=right|4,168||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79821)||1998 VK49|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,183|| align=right|2,56|| align=right|3,449||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79822)||1998 VC52|| align=right|16,0|| align=right|2,714|| align=right|0,228|| align=right|9,35|| align=right|4,469||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79823)||1998 VK54|| align=right|14,3|| align=right|2,546|| align=right|0,184|| align=right|12,17|| align=right|4,062||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79824)||1998 VT55|| align=right|16,0|| align=right|2,636|| align=right|0,089|| align=right|2,78|| align=right|4,278||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79825)||1998 WT1|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,201|| align=right|12,67|| align=right|3,777||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79826)||1998 WP2|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,233|| align=right|3,67|| align=right|4,140||MBA||17. listopadu 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(79827)||1998 WU3|| align=right|14,2|| align=right|2,447|| align=right|0,184|| align=right|7,07|| align=right|3,828||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(79828)||1998 WC5|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,146|| align=right|13,93|| align=right|4,146||MBA||21. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(79829)||1998 WT5|| align=right|15,2|| align=right|2,481|| align=right|0,143|| align=right|7,45|| align=right|3,908||MBA||17. listopadu 1998||Dossobuono||L. Lai
|-
|(79830)||1998 WY10|| align=right|15,2|| align=right|2,474|| align=right|0,107|| align=right|5,78|| align=right|3,891||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79831)||1998 WZ10|| align=right|16,0|| align=right|2,532|| align=right|0,198|| align=right|4,69|| align=right|4,029||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79832)||1998 WB11|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,209|| align=right|4,85|| align=right|4,140||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79833)||1998 WE11|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,076|| align=right|4,86|| align=right|4,655||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79834)||1998 WN17|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,187|| align=right|1,47|| align=right|3,755||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79835)||1998 WH19|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,100|| align=right|8,59|| align=right|4,291||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79836)||1998 WX19|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,247|| align=right|14,03|| align=right|4,314||MBA||26. listopadu 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(79837)||1998 WB21|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,219|| align=right|3,39|| align=right|3,700||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79838)||1998 WO27|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,170|| align=right|3,88|| align=right|3,512||MBA||18. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79839)||1998 WX32|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,164|| align=right|4,87|| align=right|3,721||MBA||20. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79840)||1998 WR33|| align=right|15,7|| align=right|2,654|| align=right|0,114|| align=right|13,90|| align=right|4,323||MBA||23. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79841)||1998 WP36|| align=right|16,4|| align=right|2,637|| align=right|0,167|| align=right|1,15|| align=right|4,282||MBA||19. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79842)||1998 WG42|| align=right|16,0|| align=right|2,424|| align=right|0,106|| align=right|7,01|| align=right|3,774||MBA||19. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79843)||1998 WU42|| align=right|15,5|| align=right|2,629|| align=right|0,167|| align=right|7,22|| align=right|4,262||MBA||16. listopadu 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(79844)||1998 WF43|| align=right|14,8|| align=right|2,579|| align=right|0,183|| align=right|15,06|| align=right|4,142||MBA||21. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79845)||1998 XR2|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,113|| align=right|5,79|| align=right|3,735||MBA||7. prosince 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79846)||1998 XS2|| align=right|14,5|| align=right|2,539|| align=right|0,121|| align=right|15,70|| align=right|4,044||MBA||7. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79847)||1998 XY2|| align=right|14,7|| align=right|2,656|| align=right|0,115|| align=right|13,94|| align=right|4,328||MBA||7. prosince 1998||Sormano||F. Manca; A. Testa
|-
|(79848)||1998 XO13|| align=right|16,4|| align=right|2,622|| align=right|0,038|| align=right|2,89|| align=right|4,244||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79849)||1998 XJ14|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,175|| align=right|3,56|| align=right|4,208||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79850)||1998 XD17|| align=right|15,8|| align=right|2,695|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|4,423||MBA||8. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79851)||1998 XQ22|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,204|| align=right|7,43|| align=right|4,037||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79852)||1998 XJ24|| align=right|16,0|| align=right|2,643|| align=right|0,115|| align=right|1,37|| align=right|4,296||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79853)||1998 XJ29|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,228|| align=right|6,23|| align=right|3,590||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79854)||1998 XJ31|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,224|| align=right|3,96|| align=right|4,310||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79855)||1998 XY32|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,127|| align=right|14,80|| align=right|4,203||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79856)||1998 XY48|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,177|| align=right|13,73|| align=right|4,372||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79857)||1998 XD53|| align=right|16,0|| align=right|2,726|| align=right|0,250|| align=right|2,60|| align=right|4,499||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79858)||1998 XN54|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,151|| align=right|7,27|| align=right|3,858||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79859)||1998 XN58|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,241|| align=right|4,72|| align=right|4,135||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79860)||1998 XZ83|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,193|| align=right|11,01|| align=right|4,450||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79861)||1998 XX87|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,218|| align=right|3,51|| align=right|4,150||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79862)||1998 XR89|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,173|| align=right|11,81|| align=right|4,222||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79863)||1998 XN94|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,197|| align=right|11,53|| align=right|3,913||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79864)||1998 XG96|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,102|| align=right|3,68|| align=right|4,285||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(79865)||1998 XX98|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,269|| align=right|24,22|| align=right|3,499||MBA||8. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(79866)||1998 YY|| align=right|13,9|| align=right|2,582|| align=right|0,037|| align=right|22,81|| align=right|4,148||MBA||16. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79867)||1998 YO1|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,170|| align=right|5,90|| align=right|3,885||MBA||17. prosince 1998||Baton Rouge||G. Burks; M. Collier
|-
|(79868)||1998 YA4|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,217|| align=right|5,42|| align=right|4,277||MBA||19. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79869)||1998 YG5|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,123|| align=right|10,31|| align=right|4,684||MBA||18. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79870)||1998 YO6|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,174|| align=right|10,96|| align=right|4,147||MBA||21. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79871)||1998 YT7|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,071|| align=right|22,07|| align=right|4,169||MBA||24. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(79872)||1998 YU7|| align=right|15,6|| align=right|2,731|| align=right|0,138|| align=right|8,46|| align=right|4,512||MBA||24. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79873)||1998 YJ10|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,199|| align=right|11,81|| align=right|4,372||MBA||27. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79874)||1998 YW15|| align=right|14,8|| align=right|2,904|| align=right|0,214|| align=right|6,94|| align=right|4,947||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79875)||1998 YH17|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,170|| align=right|5,18|| align=right|4,435||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79876)||1998 YO17|| align=right|16,1|| align=right|2,665|| align=right|0,012|| align=right|1,30|| align=right|4,351||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79877)||1998 YP17|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,086|| align=right|13,64|| align=right|4,260||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79878)||1998 YU18|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,186|| align=right|5,19|| align=right|4,147||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79879)||1998 YP19|| align=right|16,5|| align=right|2,695|| align=right|0,087|| align=right|1,21|| align=right|4,425||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79880)||1998 YU20|| align=right|15,7|| align=right|2,740|| align=right|0,064|| align=right|6,39|| align=right|4,535||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79881)||1998 YQ30|| align=right|16,4|| align=right|2,645|| align=right|0,283|| align=right|4,87|| align=right|4,301||MBA||16. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79882)||1998 YB31|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,126|| align=right|13,69|| align=right|4,362||MBA||17. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79883)||1999 AL3|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,253|| align=right|28,65|| align=right|4,100||MBA||8. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79884)||1999 AP6|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,141|| align=right|11,49|| align=right|4,317||MBA||14. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79885)||1999 AE10|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,118|| align=right|4,92|| align=right|4,275||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79886)||1999 AL17|| align=right|15,4|| align=right|2,810|| align=right|0,047|| align=right|2,70|| align=right|4,710||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79887)||1999 AN33|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,101|| align=right|15,69|| align=right|4,428||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79888)||1999 AQ33|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,170|| align=right|10,73|| align=right|4,335||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79889)||1999 AJ35|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,151|| align=right|3,73|| align=right|4,602||MBA||8. ledna 1999||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(79890)||1999 AL38|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,128|| align=right|13,41|| align=right|4,385||MBA||14. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79891)||1999 BS1|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,131|| align=right|10,82|| align=right|4,244||MBA||17. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79892)||1999 BQ2|| align=right|13,6|| align=right|3,142|| align=right|0,179|| align=right|19,05|| align=right|5,569||MBA||18. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79893)||1999 BM4|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,139|| align=right|8,23|| align=right|4,591||MBA||19. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79894)||1999 BP4|| align=right|15,9|| align=right|3,053|| align=right|0,177|| align=right|0,83|| align=right|5,333||MBA||19. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79895)||1999 BF5|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,114|| align=right|9,31|| align=right|4,295||MBA||20. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79896) Billhaley||1999 BH5|| align=right|15,0|| align=right|2,678|| align=right|0,124|| align=right|11,90|| align=right|4,382||MBA||20. ledna 1999||Kleť||Klet
|-
|(79897)||1999 BY5|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,202|| align=right|1,45|| align=right|4,414||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79898)||1999 BD6|| align=right|14,7|| align=right|3,021|| align=right|0,018|| align=right|13,23|| align=right|5,249||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79899)||1999 BF6|| align=right|14,3|| align=right|2,865|| align=right|0,008|| align=right|2,83|| align=right|4,849||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79900)||1999 BH8|| align=right|15,7|| align=right|2,709|| align=right|0,173|| align=right|3,72|| align=right|4,458||MBA||21. ledna 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(79901)||1999 BK9|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,329|| align=right|7,80|| align=right|4,203||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79902)||1999 BY10|| align=right|15,1|| align=right|2,990|| align=right|0,143|| align=right|5,57|| align=right|5,168||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79903)||1999 BX11|| align=right|15,5|| align=right|2,872|| align=right|0,174|| align=right|0,96|| align=right|4,865||MBA||21. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79904)||1999 BO13|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,126|| align=right|11,47|| align=right|5,395||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79905)||1999 BH20|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,148|| align=right|13,46|| align=right|4,625||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79906)||1999 BJ20|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,068|| align=right|14,49|| align=right|4,342||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79907)||1999 BX23|| align=right|14,2|| align=right|2,732|| align=right|0,185|| align=right|13,73|| align=right|4,514||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79908)||1999 BP27|| align=right|15,3|| align=right|2,742|| align=right|0,054|| align=right|5,61|| align=right|4,540||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79909)||1999 BY29|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,055|| align=right|9,74|| align=right|5,220||MBA||18. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79910)||1999 BE30|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,225|| align=right|14,77|| align=right|4,253||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79911)||1999 CK|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,095|| align=right|13,01|| align=right|4,344||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79912) Terrell||1999 CC3|| align=right|14,8|| align=right|2,677|| align=right|0,159|| align=right|10,71|| align=right|4,378||MBA||10. února 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; E. Kandler
|-
|(79913)||1999 CE3|| align=right|16,1|| align=right|2,779|| align=right|0,216|| align=right|7,83|| align=right|4,631||MBA||9. února 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(79914)||1999 CK3|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,105|| align=right|7,59|| align=right|4,579||MBA||7. února 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(79915)||1999 CR17|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,112|| align=right|14,31|| align=right|4,297||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79916)||1999 CE18|| align=right|14,8|| align=right|2,696|| align=right|0,119|| align=right|10,96|| align=right|4,425||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79917)||1999 CU22|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,145|| align=right|11,52|| align=right|4,319||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79918)||1999 CZ24|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,132|| align=right|14,09|| align=right|4,314||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79919)||1999 CF28|| align=right|15,8|| align=right|2,981|| align=right|0,192|| align=right|12,17|| align=right|5,147||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79920)||1999 CU28|| align=right|14,0|| align=right|2,711|| align=right|0,238|| align=right|8,17|| align=right|4,463||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79921)||1999 CK31|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,196|| align=right|4,67|| align=right|4,524||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79922)||1999 CP34|| align=right|13,9|| align=right|2,759|| align=right|0,092|| align=right|9,05|| align=right|4,582||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79923)||1999 CA36|| align=right|14,6|| align=right|2,832|| align=right|0,138|| align=right|13,47|| align=right|4,765||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79924)||1999 CS36|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,111|| align=right|10,37|| align=right|4,595||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79925)||1999 CG42|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,372|| align=right|8,48|| align=right|4,334||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79926)||1999 CP42|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,213|| align=right|10,31|| align=right|4,683||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79927)||1999 CX46|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,136|| align=right|12,63|| align=right|5,228||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79928)||1999 CD49|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|4,74|| align=right|4,524||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79929)||1999 CB51|| align=right|14,6|| align=right|3,036|| align=right|0,172|| align=right|2,86|| align=right|5,289||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79930)||1999 CL57|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,189|| align=right|8,07|| align=right|4,618||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79931)||1999 CG63|| align=right|14,8|| align=right|2,703|| align=right|0,167|| align=right|10,81|| align=right|4,443||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79932)||1999 CA67|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,251|| align=right|9,30|| align=right|4,632||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79933)||1999 CW70|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,128|| align=right|14,05|| align=right|4,403||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79934)||1999 CM71|| align=right|15,0|| align=right|2,790|| align=right|0,069|| align=right|8,84|| align=right|4,658||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79935)||1999 CF72|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,176|| align=right|12,55|| align=right|4,216||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79936)||1999 CO72|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,103|| align=right|9,72|| align=right|4,659||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79937)||1999 CD73|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,150|| align=right|14,17|| align=right|4,293||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79938)||1999 CB80|| align=right|14,7|| align=right|2,792|| align=right|0,231|| align=right|11,08|| align=right|4,665||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79939)||1999 CP82|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,233|| align=right|8,88|| align=right|4,404||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79940)||1999 CJ83|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,178|| align=right|16,87|| align=right|4,319||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79941)||1999 CC84|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,231|| align=right|15,30|| align=right|4,310||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79942)||1999 CM85|| align=right|14,7|| align=right|2,691|| align=right|0,179|| align=right|7,32|| align=right|4,414||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79943)||1999 CO85|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,263|| align=right|10,41|| align=right|4,609||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79944)||1999 CK86|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,147|| align=right|4,17|| align=right|4,456||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79945)||1999 CQ89|| align=right|14,1|| align=right|3,086|| align=right|0,053|| align=right|11,44|| align=right|5,420||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79946)||1999 CE90|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,211|| align=right|2,21|| align=right|4,554||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79947)||1999 CG90|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,142|| align=right|14,46|| align=right|4,306||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79948)||1999 CR91|| align=right|15,0|| align=right|2,716|| align=right|0,120|| align=right|17,41|| align=right|4,476||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79949)||1999 CF92|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,094|| align=right|9,00|| align=right|4,557||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79950)||1999 CP92|| align=right|14,4|| align=right|2,674|| align=right|0,124|| align=right|13,92|| align=right|4,372||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79951)||1999 CY93|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,099|| align=right|6,20|| align=right|4,488||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79952)||1999 CZ95|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,165|| align=right|10,72|| align=right|4,568||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79953)||1999 CG97|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,086|| align=right|9,27|| align=right|4,560||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79954)||1999 CX99|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,112|| align=right|8,54|| align=right|4,528||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79955)||1999 CR104|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,037|| align=right|13,71|| align=right|4,495||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79956)||1999 CW105|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,157|| align=right|8,48|| align=right|4,489||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79957)||1999 CS109|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,189|| align=right|7,07|| align=right|4,702||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79958)||1999 CO112|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,061|| align=right|9,24|| align=right|5,009||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79959)||1999 CO113|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,179|| align=right|12,91|| align=right|4,487||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79960)||1999 CD115|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,099|| align=right|6,26|| align=right|4,496||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79961)||1999 CU116|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,170|| align=right|10,87|| align=right|4,416||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79962)||1999 CR119|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,278|| align=right|14,67|| align=right|5,443||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79963)||1999 CV119|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,134|| align=right|13,88|| align=right|4,316||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79964)||1999 CN120|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,107|| align=right|14,31|| align=right|4,268||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79965)||1999 CD121|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,134|| align=right|13,62|| align=right|4,229||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79966)||1999 CM124|| align=right|13,9|| align=right|2,593|| align=right|0,045|| align=right|16,03|| align=right|4,174||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79967)||1999 CY124|| align=right|14,6|| align=right|2,729|| align=right|0,154|| align=right|18,23|| align=right|4,508||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79968)||1999 CO125|| align=right|14,0|| align=right|2,839|| align=right|0,083|| align=right|13,27|| align=right|4,782||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79969)||1999 CP133|| align=right|7,5|| align=right|35,10|| align=right|0,087|| align=right|3,18|| align=right|208||CNT||11. února 1999||Mauna Kea||C. A. Trujillo; J. X. Luu; D. C. Jewitt
|-
|(79970)||1999 CJ135|| align=right|16,2|| align=right|2,998|| align=right|0,093|| align=right|1,28|| align=right|5,191||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79971)||1999 CP135|| align=right|15,5|| align=right|2,995|| align=right|0,030|| align=right|0,56|| align=right|5,183||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79972)||1999 CV135|| align=right|15,5|| align=right|2,939|| align=right|0,038|| align=right|2,00|| align=right|5,037||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79973)||1999 CP136|| align=right|15,8|| align=right|2,701|| align=right|0,106|| align=right|3,53|| align=right|4,439||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79974)||1999 CS137|| align=right|16,0|| align=right|3,035|| align=right|0,076|| align=right|0,63|| align=right|5,286||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79975)||1999 CS139|| align=right|16,0|| align=right|2,867|| align=right|0,010|| align=right|2,94|| align=right|4,853||MBA||7. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79976)||1999 CT152|| align=right|15,3|| align=right|2,998|| align=right|0,063|| align=right|1,25|| align=right|5,190||MBA||12. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79977)||1999 CS155|| align=right|13,5|| align=right|2,573|| align=right|0,187|| align=right|12,95|| align=right|4,127||MBA||12. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79978)||1999 CC158|| align=right|5,8|| align=right|54,1|| align=right|0,276|| align=right|18,72|| align=right|398||CNT||15. února 1999||Mauna Kea||D. C. Jewitt; C. A. Trujillo; J. X. Luu; S. S. Sheppard
|-
|(79979)||1999 DQ2|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,086|| align=right|10,57|| align=right|4,415||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79980)||1999 DX3|| align=right|15,8|| align=right|2,756|| align=right|0,228|| align=right|12,49|| align=right|4,575||MBA||20. února 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(79981)||1999 DC5|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,191|| align=right|13,10|| align=right|4,358||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79982)||1999 DY8|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,130|| align=right|12,02|| align=right|4,406||MBA||18. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79983)||1999 DF9|| align=right|6,1|| align=right|46,68|| align=right|0,148|| align=right|9,81|| align=right|319||CBW||20. února 1999||Kitt Peak||J. X. Luu; C. A. Trujillo; D. C. Jewitt
|-
|(79984)||1999 EQ1|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,091|| align=right|9,63|| align=right|5,142||MBA||6. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79985)||1999 ED4|| align=right|14,2|| align=right|2,811|| align=right|0,168|| align=right|8,74|| align=right|4,712||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79986)||1999 ER5|| align=right|13,8|| align=right|3,016|| align=right|0,104|| align=right|10,59|| align=right|5,237||MBA||13. března 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(79987)||1999 EJ10|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,122|| align=right|5,39|| align=right|4,700||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79988)||1999 EK10|| align=right|15,7|| align=right|2,870|| align=right|0,077|| align=right|1,14|| align=right|4,862||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79989)||1999 FH1|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,111|| align=right|5,06|| align=right|5,670||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79990)||1999 FP1|| align=right|15,8|| align=right|2,885|| align=right|0,011|| align=right|1,43|| align=right|4,900||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79991)||1999 FW3|| align=right|14,5|| align=right|2,948|| align=right|0,067|| align=right|1,68|| align=right|5,061||MBA||19. března 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(79992)||1999 FS4|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,092|| align=right|9,64|| align=right|5,375||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79993)||1999 FU4|| align=right|15,9|| align=right|2,920|| align=right|0,050|| align=right|1,75|| align=right|4,990||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79994)||1999 FZ4|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,059|| align=right|9,59|| align=right|5,404||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79995)||1999 FB15|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,113|| align=right|15,62|| align=right|5,497||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(79996)||1999 FS19|| align=right|14,7|| align=right|2,899|| align=right|0,025|| align=right|0,78|| align=right|4,936||MBA||23. března 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(79997)||1999 FW22|| align=right|13,2|| align=right|2,628|| align=right|0,180|| align=right|13,85|| align=right|4,259||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79998)||1999 FH27|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,187|| align=right|8,27|| align=right|4,678||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(79999)||1999 FJ32|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,034|| align=right|10,04|| align=right|5,311||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80000)||1999 FR33|| align=right|13,9|| align=right|2,978|| align=right|0,078|| align=right|9,82|| align=right|5,138||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek